|-
|(22001)||1999 XY41|| align=right|13,9|| align=right|2,953|| align=right|0,104|| align=right|0,56|| align=right|5,073||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22002) Richardregan||1999 XB42|| align=right|14,8|| align=right|2,634|| align=right|0,133|| align=right|3,38|| align=right|4,273||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22003) Startek||1999 XO42|| align=right|14,3|| align=right|2,936|| align=right|0,051|| align=right|1,47|| align=right|5,029||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22004)||1999 XF45|| align=right|14,6|| align=right|2,438|| align=right|0,164|| align=right|13,44|| align=right|3,806||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22005) Willnelson||1999 XK47|| align=right|14,6|| align=right|3,011|| align=right|0,075|| align=right|0,89|| align=right|5,225||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22006)||1999 XP51|| align=right|13,8|| align=right|3,037|| align=right|0,084|| align=right|0,83|| align=right|5,291||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22007)||1999 XQ57|| align=right|13,8|| align=right|3,040|| align=right|0,048|| align=right|9,32|| align=right|5,298||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22008)||1999 XM71|| align=right|11,4|| align=right|5,192|| align=right|0,011|| align=right|4,26|| align=right|11,84||JUT||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22009)||1999 XK77|| align=right|12,2|| align=right|5,238|| align=right|0,027|| align=right|5,60|| align=right|11,99||JUT||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22010)||1999 XM78|| align=right|12,3|| align=right|5,145|| align=right|0,017|| align=right|1,41|| align=right|11,67||JUT||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22011)||1999 XR81|| align=right|13,6|| align=right|3,119|| align=right|0,172|| align=right|18,57|| align=right|5,507||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22012)||1999 XO82|| align=right|12,1|| align=right|5,226|| align=right|0,111|| align=right|7,40|| align=right|11,95||JUT||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22013)||1999 XO89|| align=right|13,6|| align=right|2,786|| align=right|0,120|| align=right|8,16|| align=right|4,650||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22014)||1999 XQ96|| align=right|10,3|| align=right|5,169|| align=right|0,106|| align=right|29,55|| align=right|11,76||JUT||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22015)||1999 XM100|| align=right|12,0|| align=right|3,028|| align=right|0,090|| align=right|12,44|| align=right|5,269||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22016)||1999 XU101|| align=right|12,8|| align=right|3,150|| align=right|0,089|| align=right|9,47|| align=right|5,591||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22017)||1999 XT104|| align=right|12,5|| align=right|3,051|| align=right|0,126|| align=right|11,20|| align=right|5,329||MBA||10. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22018)||1999 XK105|| align=right|13,0|| align=right|3,044|| align=right|0,118|| align=right|9,73|| align=right|5,309||MBA||8. prosince 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(22019)||1999 XU106|| align=right|14,6|| align=right|2,290|| align=right|0,186|| align=right|10,30|| align=right|3,466||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(22020)||1999 XG108|| align=right|13,9|| align=right|3,205|| align=right|0,109|| align=right|2,51|| align=right|5,736||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(22021)||1999 XQ108|| align=right|13,9|| align=right|3,219|| align=right|0,095|| align=right|2,05|| align=right|5,774||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(22022)||1999 XR110|| align=right|14,5|| align=right|2,272|| align=right|0,125|| align=right|5,14|| align=right|3,423||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(22023)||1999 XH114|| align=right|13,0|| align=right|2,678|| align=right|0,146|| align=right|13,25|| align=right|4,382||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22024)||1999 XY114|| align=right|13,0|| align=right|2,607|| align=right|0,195|| align=right|13,97|| align=right|4,209||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22025)||1999 XS118|| align=right|14,2|| align=right|2,797|| align=right|0,159|| align=right|9,60|| align=right|4,677||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(22026)||1999 XS119|| align=right|14,0|| align=right|3,046|| align=right|0,196|| align=right|9,30|| align=right|5,315||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(22027)||1999 XS120|| align=right|14,5|| align=right|2,322|| align=right|0,088|| align=right|5,72|| align=right|3,538||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(22028)||1999 XP125|| align=right|14,8|| align=right|2,297|| align=right|0,180|| align=right|5,33|| align=right|3,481||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(22029)||1999 XN126|| align=right|14,5|| align=right|2,743|| align=right|0,095|| align=right|4,31|| align=right|4,542||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(22030)||1999 XU127|| align=right|13,9|| align=right|2,430|| align=right|0,098|| align=right|5,46|| align=right|3,788||MBA||7. prosince 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(22031)||1999 XA137|| align=right|13,8|| align=right|2,972|| align=right|0,087|| align=right|10,55|| align=right|5,122||MBA||14. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(22032)||1999 XB151|| align=right|14,3|| align=right|2,562|| align=right|0,193|| align=right|13,27|| align=right|4,100||MBA||9. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22033)||1999 XH154|| align=right|13,9|| align=right|2,771|| align=right|0,132|| align=right|8,61|| align=right|4,612||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22034)||1999 XL168|| align=right|13,4|| align=right|2,683|| align=right|0,067|| align=right|6,80|| align=right|4,394||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22035)||1999 XR170|| align=right|11,8|| align=right|5,284|| align=right|0,099|| align=right|16,39|| align=right|12,15||JUT||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22036)||1999 XL181|| align=right|13,7|| align=right|3,036|| align=right|0,142|| align=right|9,84|| align=right|5,289||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22037)||1999 XQ181|| align=right|13,4|| align=right|3,045|| align=right|0,084|| align=right|12,20|| align=right|5,313||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22038) Margarshain||1999 XJ182|| align=right|15,5|| align=right|2,238|| align=right|0,126|| align=right|5,87|| align=right|3,348||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22039)||1999 XA185|| align=right|14,0|| align=right|3,024|| align=right|0,037|| align=right|10,24|| align=right|5,257||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22040)||1999 XR188|| align=right|12,8|| align=right|3,056|| align=right|0,027|| align=right|10,16|| align=right|5,342||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22041)||1999 XK192|| align=right|11,5|| align=right|5,140|| align=right|0,056|| align=right|10,19|| align=right|11,66||JUT||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22042)||1999 XP194|| align=right|11,8|| align=right|5,207|| align=right|0,093|| align=right|6,86|| align=right|11,89||JUT||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22043)||1999 XW204|| align=right|12,9|| align=right|2,841|| align=right|0,108|| align=right|16,47|| align=right|4,787||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22044)||1999 XS206|| align=right|12,3|| align=right|3,241|| align=right|0,027|| align=right|20,35|| align=right|5,834||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22045)||1999 XD211|| align=right|13,1|| align=right|2,998|| align=right|0,219|| align=right|10,42|| align=right|5,190||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22046)||1999 XU211|| align=right|12,9|| align=right|3,223|| align=right|0,064|| align=right|16,83|| align=right|5,786||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22047)||1999 XU215|| align=right|14,1|| align=right|2,600|| align=right|0,136|| align=right|12,73|| align=right|4,192||MBA||15. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22048)||1999 XK238|| align=right|14,5|| align=right|2,711|| align=right|0,118|| align=right|12,30|| align=right|4,462||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22049)||1999 XW257|| align=right|11,9|| align=right|5,363|| align=right|0,059|| align=right|2,55|| align=right|12,42||JUT||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22050)||1999 YV13|| align=right|12,9|| align=right|2,918|| align=right|0,079|| align=right|10,02|| align=right|4,983||MBA||31. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22051)||2000 AS7|| align=right|13,0|| align=right|3,134|| align=right|0,087|| align=right|14,25|| align=right|5,547||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22052)||2000 AQ14|| align=right|11,0|| align=right|5,226|| align=right|0,036|| align=right|11,87|| align=right|11,95||JUT||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22053)||2000 AO17|| align=right|13,4|| align=right|2,660|| align=right|0,149|| align=right|12,92|| align=right|4,337||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22054)||2000 AP21|| align=right|11,1|| align=right|5,170|| align=right|0,054|| align=right|20,94|| align=right|11,76||JUT||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22055)||2000 AS25|| align=right|11,6|| align=right|5,240|| align=right|0,027|| align=right|10,98|| align=right|12,00||JUT||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22056)||2000 AU31|| align=right|12,6|| align=right|5,116|| align=right|0,146|| align=right|7,21|| align=right|11,58||JUT||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22057) Brianking||2000 AE52|| align=right|15,2|| align=right|2,274|| align=right|0,131|| align=right|6,45|| align=right|3,428||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22058)||2000 AA64|| align=right|12,3|| align=right|4,015|| align=right|0,080|| align=right|7,66|| align=right|8,043||HLD||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22059)||2000 AD75|| align=right|11,2|| align=right|5,168|| align=right|0,111|| align=right|7,82|| align=right|11,75||JUT||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22060)||2000 AF76|| align=right|12,7|| align=right|2,999|| align=right|0,038|| align=right|10,57|| align=right|5,194||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22061)||2000 AX98|| align=right|13,6|| align=right|2,880|| align=right|0,143|| align=right|2,91|| align=right|4,888||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22062)||2000 AL99|| align=right|13,3|| align=right|3,122|| align=right|0,176|| align=right|5,38|| align=right|5,517||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22063) Dansealey||2000 AO99|| align=right|14,8|| align=right|2,305|| align=right|0,086|| align=right|6,12|| align=right|3,498||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22064) Angelalewis||2000 AQ99|| align=right|14,3|| align=right|2,724|| align=right|0,106|| align=right|9,62|| align=right|4,495||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22065) Colgrove||2000 AZ99|| align=right|14,4|| align=right|2,407|| align=right|0,015|| align=right|8,14|| align=right|3,735||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22066)||2000 AX100|| align=right|13,6|| align=right|3,190|| align=right|0,106|| align=right|7,40|| align=right|5,696||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22067)||2000 AM101|| align=right|13,9|| align=right|2,776|| align=right|0,156|| align=right|7,89|| align=right|4,623||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22068)||2000 AG103|| align=right|13,0|| align=right|3,062|| align=right|0,079|| align=right|14,97|| align=right|5,357||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22069)||2000 AK105|| align=right|13,0|| align=right|2,998|| align=right|0,063|| align=right|9,72|| align=right|5,191||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22070)||2000 AN106|| align=right|12,7|| align=right|3,978|| align=right|0,277|| align=right|13,77|| align=right|7,932||HLD||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22071)||2000 AB107|| align=right|13,6|| align=right|3,188|| align=right|0,038|| align=right|16,54|| align=right|5,690||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22072)||2000 AT112|| align=right|13,0|| align=right|3,027|| align=right|0,121|| align=right|10,81|| align=right|5,266||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22073)||2000 AX112|| align=right|13,4|| align=right|3,182|| align=right|0,131|| align=right|12,27|| align=right|5,676||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22074)||2000 AB113|| align=right|12,6|| align=right|2,994|| align=right|0,104|| align=right|12,00|| align=right|5,180||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22075)||2000 AL138|| align=right|14,5|| align=right|2,643|| align=right|0,077|| align=right|10,27|| align=right|4,296||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22076)||2000 AZ138|| align=right|13,7|| align=right|2,941|| align=right|0,058|| align=right|11,51|| align=right|5,044||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22077)||2000 AL140|| align=right|14,7|| align=right|2,562|| align=right|0,282|| align=right|7,73|| align=right|4,100||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22078)||2000 AF149|| align=right|13,2|| align=right|2,615|| align=right|0,189|| align=right|12,78|| align=right|4,228||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22079) Kabinoff||2000 AU151|| align=right|14,1|| align=right|2,554|| align=right|0,182|| align=right|6,13|| align=right|4,082||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22080) Emilevasseur||2000 AS161|| align=right|14,4|| align=right|2,342|| align=right|0,078|| align=right|6,21|| align=right|3,583||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22081)||2000 AA165|| align=right|13,8|| align=right|2,782|| align=right|0,124|| align=right|4,40|| align=right|4,639||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22082) Rountree||2000 AD165|| align=right|14,1|| align=right|2,662|| align=right|0,196|| align=right|3,71|| align=right|4,342||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22083)||2000 AN165|| align=right|12,4|| align=right|3,232|| align=right|0,044|| align=right|21,13|| align=right|5,809||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22084)||2000 AX168|| align=right|14,2|| align=right|2,661|| align=right|0,147|| align=right|11,66|| align=right|4,340||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22085)||2000 AA169|| align=right|13,6|| align=right|2,624|| align=right|0,122|| align=right|13,19|| align=right|4,250||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22086)||2000 AG170|| align=right|13,1|| align=right|3,150|| align=right|0,003|| align=right|13,71|| align=right|5,591||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22087)||2000 AZ175|| align=right|12,8|| align=right|2,862|| align=right|0,064|| align=right|13,40|| align=right|4,840||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22088)||2000 AT185|| align=right|13,5|| align=right|2,609|| align=right|0,127|| align=right|14,05|| align=right|4,214||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22089)||2000 AA186|| align=right|13,6|| align=right|2,806|| align=right|0,093|| align=right|9,56|| align=right|4,699||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22090)||2000 AC186|| align=right|14,0|| align=right|3,208|| align=right|0,116|| align=right|14,02|| align=right|5,744||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22091)||2000 AY186|| align=right|14,6|| align=right|2,601|| align=right|0,029|| align=right|12,01|| align=right|4,195||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22092)||2000 AQ199|| align=right|13,0|| align=right|2,556|| align=right|0,103|| align=right|14,37|| align=right|4,085||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22093)||2000 AG200|| align=right|14,4|| align=right|2,748|| align=right|0,165|| align=right|10,17|| align=right|4,555||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22094)||2000 AQ200|| align=right|13,5|| align=right|3,168|| align=right|0,117|| align=right|16,40|| align=right|5,638||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22095)||2000 AY204|| align=right|12,9|| align=right|3,222|| align=right|0,054|| align=right|17,33|| align=right|5,782||MBA||11. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22096)||2000 AF229|| align=right|13,5|| align=right|2,800|| align=right|0,202|| align=right|14,64|| align=right|4,684||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22097)||2000 BH4|| align=right|12,4|| align=right|3,180|| align=right|0,175|| align=right|16,11|| align=right|5,670||MBA||21. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22098)||2000 BJ16|| align=right|13,4|| align=right|2,642|| align=right|0,184|| align=right|9,69|| align=right|4,295||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22099)||2000 EX106|| align=right|18,0|| align=right|1,105|| align=right|0,277|| align=right|9,85|| align=right|1,161||APL||14. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(22100)||2000 GV93|| align=right|13,5|| align=right|2,990|| align=right|0,108|| align=right|11,93|| align=right|5,170||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22101)||2000 JG15|| align=right|12,7|| align=right|2,932|| align=right|0,070|| align=right|17,72|| align=right|5,019||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22102) Karenlamb||2000 JR61|| align=right|14,1|| align=right|2,796|| align=right|0,056|| align=right|6,32|| align=right|4,676||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22103)||2000 LR17|| align=right|14,7|| align=right|2,474|| align=right|0,203|| align=right|4,42|| align=right|3,890||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22104)||2000 LN19|| align=right|13,2|| align=right|2,582|| align=right|0,245|| align=right|12,24|| align=right|4,149||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22105)||2000 LS36|| align=right|14,4|| align=right|2,365|| align=right|0,210|| align=right|8,10|| align=right|3,636||MBA||11. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22106)||2000 NC12|| align=right|12,8|| align=right|2,603|| align=right|0,255|| align=right|24,42|| align=right|4,199||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22107)||2000 OV21|| align=right|15,1|| align=right|2,254|| align=right|0,255|| align=right|6,38|| align=right|3,383||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22108)||2000 PD|| align=right|12,1|| align=right|2,947|| align=right|0,110|| align=right|11,73|| align=right|5,058||MBA||1. srpna 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(22109) Loriehutch||2000 PJ22|| align=right|14,9|| align=right|2,263|| align=right|0,189|| align=right|6,64|| align=right|3,403||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22110)||2000 QR7|| align=right|13,7|| align=right|2,661|| align=right|0,283|| align=right|6,52|| align=right|4,341||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22111)||2000 QK150|| align=right|14,0|| align=right|2,476|| align=right|0,236|| align=right|5,54|| align=right|3,895||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22112) Staceyraw||2000 QO181|| align=right|14,2|| align=right|2,360|| align=right|0,170|| align=right|5,00|| align=right|3,625||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22113)||2000 RH9|| align=right|13,5|| align=right|2,239|| align=right|0,067|| align=right|5,64|| align=right|3,349||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22114)||2000 RB50|| align=right|13,3|| align=right|2,346|| align=right|0,078|| align=right|8,46|| align=right|3,592||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22115)||2000 RB62|| align=right|13,2|| align=right|2,670|| align=right|0,134|| align=right|12,42|| align=right|4,362||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22116)||2000 RK71|| align=right|12,6|| align=right|3,891|| align=right|0,047|| align=right|5,58|| align=right|7,675||HLD||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22117)||2000 SX39|| align=right|14,6|| align=right|2,567|| align=right|0,140|| align=right|13,46|| align=right|4,113||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22118)||2000 SL86|| align=right|13,0|| align=right|3,141|| align=right|0,217|| align=right|11,60|| align=right|5,565||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22119)||2000 SA101|| align=right|12,7|| align=right|2,702|| align=right|0,106|| align=right|11,79|| align=right|4,442||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22120) Gaylefarrar||2000 SO102|| align=right|15,9|| align=right|2,304|| align=right|0,179|| align=right|4,18|| align=right|3,497||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22121)||2000 SM107|| align=right|14,7|| align=right|2,187|| align=right|0,164|| align=right|1,49|| align=right|3,233||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22122)||2000 SU155|| align=right|13,7|| align=right|3,099|| align=right|0,096|| align=right|9,03|| align=right|5,454||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22123)||2000 SG172|| align=right|11,9|| align=right|2,997|| align=right|0,115|| align=right|11,68|| align=right|5,188||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22124)||2000 ST183|| align=right|15,3|| align=right|2,234|| align=right|0,224|| align=right|2,35|| align=right|3,339||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(22125)||2000 SH186|| align=right|13,6|| align=right|2,591|| align=right|0,172|| align=right|13,16|| align=right|4,170||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22126)||2000 SR187|| align=right|13,7|| align=right|2,972|| align=right|0,099|| align=right|10,75|| align=right|5,124||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(22127)||2000 SZ226|| align=right|14,6|| align=right|2,776|| align=right|0,175|| align=right|10,07|| align=right|4,624||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22128)||2000 SH242|| align=right|13,9|| align=right|2,579|| align=right|0,222|| align=right|6,12|| align=right|4,140||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22129)||2000 SD311|| align=right|13,1|| align=right|3,193|| align=right|0,180|| align=right|15,82|| align=right|5,706||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22130)||2000 UT3|| align=right|14,5|| align=right|2,400|| align=right|0,215|| align=right|7,97|| align=right|3,717||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22131)||2000 UK4|| align=right|15,7|| align=right|2,260|| align=right|0,176|| align=right|2,59|| align=right|3,396||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22132) Merkley||2000 UD21|| align=right|14,5|| align=right|2,943|| align=right|0,083|| align=right|2,66|| align=right|5,047||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22133)||2000 UO56|| align=right|13,9|| align=right|3,088|| align=right|0,074|| align=right|11,35|| align=right|5,426||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22134) Kirian||2000 UA66|| align=right|14,9|| align=right|3,145|| align=right|0,177|| align=right|1,34|| align=right|5,577||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22135)||2000 UA100|| align=right|13,3|| align=right|2,606|| align=right|0,155|| align=right|12,69|| align=right|4,207||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22136)||2000 VJ3|| align=right|14,9|| align=right|2,324|| align=right|0,088|| align=right|3,84|| align=right|3,542||MBA||1. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(22137) Annettelee||2000 VM15|| align=right|15,3|| align=right|2,528|| align=right|0,117|| align=right|1,71|| align=right|4,019||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22138) Laynrichards||2000 VD25|| align=right|14,8|| align=right|3,180|| align=right|0,154|| align=right|2,04|| align=right|5,669||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22139) Jamescox||2000 VU28|| align=right|14,9|| align=right|2,388|| align=right|0,132|| align=right|5,82|| align=right|3,689||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22140) Suzyamamoto||2000 VW32|| align=right|14,6|| align=right|2,751|| align=right|0,100|| align=right|3,30|| align=right|4,563||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22141)||2000 VH36|| align=right|13,6|| align=right|2,551|| align=right|0,280|| align=right|8,09|| align=right|4,075||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22142) Loripryor||2000 VC37|| align=right|15,8|| align=right|2,207|| align=right|0,159|| align=right|5,30|| align=right|3,277||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22143) Cathyfowler||2000 VL37|| align=right|15,5|| align=right|2,235|| align=right|0,193|| align=right|0,67|| align=right|3,340||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22144) Linmichaels||2000 VM37|| align=right|14,4|| align=right|2,366|| align=right|0,140|| align=right|6,40|| align=right|3,639||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22145)||2000 WJ17|| align=right|14,0|| align=right|2,250|| align=right|0,173|| align=right|10,11|| align=right|3,374||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22146) Samaan||2000 WM23|| align=right|15,2|| align=right|2,752|| align=right|0,089|| align=right|7,50|| align=right|4,565||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22147)||2000 WP32|| align=right|13,3|| align=right|3,110|| align=right|0,206|| align=right|12,61|| align=right|5,484||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22148) Francislee||2000 WH46|| align=right|15,2|| align=right|2,717|| align=right|0,087|| align=right|6,34|| align=right|4,477||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22149)||2000 WD49|| align=right|9,9|| align=right|5,145|| align=right|0,046|| align=right|21,50|| align=right|11,67||JUT||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22150)||2000 WM49|| align=right|14,2|| align=right|2,397|| align=right|0,117|| align=right|12,32|| align=right|3,711||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22151) Davebracy||2000 WM56|| align=right|15,0|| align=right|2,941|| align=right|0,091|| align=right|1,06|| align=right|5,042||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22152) Robbennett||2000 WG57|| align=right|16,3|| align=right|2,398|| align=right|0,196|| align=right|2,14|| align=right|3,713||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22153) Kathbarnhart||2000 WT58|| align=right|15,5|| align=right|2,532|| align=right|0,114|| align=right|1,65|| align=right|4,028||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22154)||2000 WV72|| align=right|13,2|| align=right|3,161|| align=right|0,055|| align=right|7,08|| align=right|5,619||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22155) Marchetti||2000 WQ88|| align=right|14,3|| align=right|2,297|| align=right|0,134|| align=right|6,53|| align=right|3,480||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22156) Richoffman||2000 WQ94|| align=right|15,1|| align=right|2,304|| align=right|0,192|| align=right|2,63|| align=right|3,497||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22157) Bryanhoran||2000 WQ99|| align=right|14,4|| align=right|3,127|| align=right|0,118|| align=right|0,40|| align=right|5,528||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22158) Chee||2000 WG101|| align=right|14,6|| align=right|2,528|| align=right|0,128|| align=right|9,29|| align=right|4,019||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22159)||2000 WW116|| align=right|14,0|| align=right|2,756|| align=right|0,124|| align=right|10,42|| align=right|4,574||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22160)||2000 WP120|| align=right|13,6|| align=right|2,613|| align=right|0,163|| align=right|5,61|| align=right|4,224||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22161) Santagata||2000 WR123|| align=right|14,9|| align=right|2,731|| align=right|0,092|| align=right|2,49|| align=right|4,513||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22162) Leslijohnson||2000 WS123|| align=right|14,4|| align=right|2,547|| align=right|0,185|| align=right|4,24|| align=right|4,063||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22163)||2000 WF125|| align=right|13,9|| align=right|2,529|| align=right|0,148|| align=right|10,71|| align=right|4,020||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22164)||2000 WE135|| align=right|13,6|| align=right|2,642|| align=right|0,157|| align=right|11,64|| align=right|4,293||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22165) Kathydouglas||2000 WX137|| align=right|16,5|| align=right|2,289|| align=right|0,107|| align=right|3,37|| align=right|3,463||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22166)||2000 WX154|| align=right|14,6|| align=right|2,444|| align=right|0,200|| align=right|11,07|| align=right|3,819||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22167) Lane-Cline||2000 WP157|| align=right|15,9|| align=right|2,304|| align=right|0,072|| align=right|6,45|| align=right|3,497||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22168) Weissflog||2000 WX158|| align=right|16,0|| align=right|2,155|| align=right|0,270|| align=right|2,98|| align=right|3,164||MBA||30. listopadu 2000||Drebach||J. Kandler; G. Lehmann
|-
|(22169)||2000 WP165|| align=right|13,7|| align=right|2,889|| align=right|0,149|| align=right|10,31|| align=right|4,910||MBA||23. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(22170)||2000 WE175|| align=right|13,5|| align=right|2,592|| align=right|0,208|| align=right|14,35|| align=right|4,173||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22171) Choi||2000 WK179|| align=right|14,8|| align=right|2,577|| align=right|0,089|| align=right|8,43|| align=right|4,135||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22172)||2000 XQ11|| align=right|13,9|| align=right|2,584|| align=right|0,059|| align=right|15,32|| align=right|4,154||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22173) Myersdavis||2000 XE25|| align=right|14,2|| align=right|2,549|| align=right|0,133|| align=right|9,65|| align=right|4,068||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22174) Allisonmae||2000 XG28|| align=right|14,5|| align=right|2,608|| align=right|0,080|| align=right|7,44|| align=right|4,210||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22175)||2000 XS29|| align=right|13,5|| align=right|2,762|| align=right|0,136|| align=right|14,22|| align=right|4,589||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22176)||2000 XG36|| align=right|13,7|| align=right|2,381|| align=right|0,178|| align=right|13,40|| align=right|3,674||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22177) Saotome||2000 XS38|| align=right|12,6|| align=right|3,181|| align=right|0,132|| align=right|23,87|| align=right|5,673||MBA||6. prosince 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(22178)||2000 XW40|| align=right|14,4|| align=right|2,629|| align=right|0,097|| align=right|13,90|| align=right|4,263||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22179)||2000 YY|| align=right|14,5|| align=right|2,459|| align=right|0,125|| align=right|5,78|| align=right|3,854||MBA||17. prosince 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22180)||2000 YZ|| align=right|9,8|| align=right|5,201|| align=right|0,071|| align=right|29,27|| align=right|11,86||JUT||19. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22181)||2000 YA6|| align=right|14,1|| align=right|2,675|| align=right|0,268|| align=right|7,42|| align=right|4,373||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22182)||2000 YR9|| align=right|15,4|| align=right|2,367|| align=right|0,095|| align=right|5,59|| align=right|3,641||MBA||22. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22183)||2000 YE12|| align=right|13,8|| align=right|2,613|| align=right|0,189|| align=right|14,38|| align=right|4,224||MBA||23. prosince 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(22184)||2000 YT15|| align=right|14,3|| align=right|2,263|| align=right|0,178|| align=right|10,40|| align=right|3,403||MBA||22. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22185) Štiavnica||2000 YV28|| align=right|13,1|| align=right|3,201|| align=right|0,010|| align=right|22,60|| align=right|5,727||MBA||29. prosince 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; U. Babiaková
|-
|(22186)||2000 YO30|| align=right|16,4|| align=right|2,180|| align=right|0,105|| align=right|2,57|| align=right|3,219||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(22187)||2000 YZ33|| align=right|12,6|| align=right|3,088|| align=right|0,148|| align=right|20,66|| align=right|5,425||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22188)||2000 YU61|| align=right|15,3|| align=right|2,575|| align=right|0,231|| align=right|1,35|| align=right|4,132||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(22189)||2049 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,344|| align=right|0,084|| align=right|3,65|| align=right|3,587||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22190)||2100 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,856|| align=right|0,078|| align=right|16,80|| align=right|4,826||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22191)||2113 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,663|| align=right|0,089|| align=right|3,54|| align=right|4,346||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22192)||2571 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,683|| align=right|0,127|| align=right|7,23|| align=right|4,395||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22193)||2712 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,651|| align=right|0,048|| align=right|2,97|| align=right|4,316||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22194)||2740 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,667|| align=right|0,105|| align=right|5,46|| align=right|4,355||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22195)||3509 P-L|| align=right|15,3|| align=right|1,903|| align=right|0,035|| align=right|23,66|| align=right|2,624||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22196)||3518 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,912|| align=right|0,079|| align=right|7,56|| align=right|4,968||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22197)||3555 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,316|| align=right|0,107|| align=right|6,54|| align=right|3,523||MBA||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22198)||4080 P-L|| align=right|13,8|| align=right|3,088|| align=right|0,111|| align=right|3,95|| align=right|5,425||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22199) Klonios||4572 P-L|| align=right|11,8|| align=right|5,336|| align=right|0,081|| align=right|9,07|| align=right|12,33||JUT||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22200)||4573 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,172|| align=right|0,080|| align=right|9,49|| align=right|5,649||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22201)||4584 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,344|| align=right|0,212|| align=right|5,88|| align=right|3,588||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22202)||4715 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,136|| align=right|2,93|| align=right|3,709||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22203) Prothoenor||6020 P-L|| align=right|11,5|| align=right|5,224|| align=right|0,101|| align=right|1,38|| align=right|11,94||JUT||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22204)||6121 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,162|| align=right|0,185|| align=right|0,15|| align=right|5,622||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22205)||6703 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,659|| align=right|0,021|| align=right|4,10|| align=right|4,335||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22206)||6735 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,123|| align=right|0,162|| align=right|5,15|| align=right|5,518||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22207)||7081 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,211|| align=right|0,116|| align=right|4,97|| align=right|3,288||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22208)||7605 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,122|| align=right|0,171|| align=right|11,84|| align=right|5,517||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22209)||1056 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,644|| align=right|0,136|| align=right|11,57|| align=right|4,300||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22210)||2206 T-1|| align=right|15,5|| align=right|2,236|| align=right|0,116|| align=right|4,76|| align=right|3,343||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22211)||3106 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,269|| align=right|0,209|| align=right|2,94|| align=right|3,416||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22212)||3195 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,232|| align=right|0,122|| align=right|4,76|| align=right|3,333||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22213)||4322 T-1|| align=right|15,7|| align=right|2,435|| align=right|0,131|| align=right|2,98|| align=right|3,800||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22214)||4326 T-1|| align=right|13,7|| align=right|2,998|| align=right|0,124|| align=right|10,79|| align=right|5,190||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22215)||1108 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,132|| align=right|6,35|| align=right|3,710||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22216)||1242 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,603|| align=right|0,198|| align=right|13,88|| align=right|4,198||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22217)||1260 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,656|| align=right|0,117|| align=right|7,86|| align=right|4,328||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22218)||2064 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,671|| align=right|0,054|| align=right|5,69|| align=right|4,363||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22219)||2066 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,972|| align=right|0,105|| align=right|4,97|| align=right|5,123||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22220)||2097 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,390|| align=right|0,056|| align=right|6,75|| align=right|3,695||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22221)||2243 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,411|| align=right|0,151|| align=right|2,59|| align=right|3,743||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22222) Hodios||3156 T-2|| align=right|12,7|| align=right|5,111|| align=right|0,044|| align=right|2,41|| align=right|11,56||JUT||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22223)||3232 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,266|| align=right|0,136|| align=right|4,52|| align=right|3,411||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22224)||3270 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,390|| align=right|0,136|| align=right|3,35|| align=right|3,693||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22225)||4091 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,647|| align=right|0,198|| align=right|3,44|| align=right|4,306||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22226)||4328 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,248|| align=right|0,123|| align=right|4,17|| align=right|3,371||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22227) Polyxenos||5030 T-2|| align=right|11,4|| align=right|5,227|| align=right|0,134|| align=right|10,95|| align=right|11,95||JUT||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22228)||5081 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,639|| align=right|0,054|| align=right|14,62|| align=right|4,286||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22229)||5415 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,213|| align=right|0,129|| align=right|5,82|| align=right|3,291||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22230)||1022 T-3|| align=right|14,4|| align=right|3,096|| align=right|0,074|| align=right|10,24|| align=right|5,447||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22231)||2239 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,678|| align=right|0,114|| align=right|5,00|| align=right|4,382||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22232)||2311 T-3|| align=right|13,8|| align=right|2,965|| align=right|0,039|| align=right|9,04|| align=right|5,105||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22233)||3093 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,393|| align=right|0,139|| align=right|5,89|| align=right|3,700||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22234)||3166 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,401|| align=right|0,159|| align=right|2,46|| align=right|3,719||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22235)||3502 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,169|| align=right|0,041|| align=right|1,65|| align=right|3,193||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22236)||3535 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,393|| align=right|0,189|| align=right|2,42|| align=right|3,701||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22237)||3833 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,782|| align=right|0,062|| align=right|1,84|| align=right|4,639||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22238)||3854 T-3|| align=right|14,5|| align=right|3,120|| align=right|0,091|| align=right|2,33|| align=right|5,511||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22239)||4030 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,689|| align=right|0,063|| align=right|4,23|| align=right|4,408||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22240)||4039 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,146|| align=right|0,100|| align=right|2,64|| align=right|3,143||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22241)||4072 T-3|| align=right|13,8|| align=right|3,084|| align=right|0,128|| align=right|5,87|| align=right|5,416||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22242)||4080 T-3|| align=right|14,2|| align=right|3,062|| align=right|0,080|| align=right|11,10|| align=right|5,358||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22243)||4141 T-3|| align=right|14,9|| align=right|3,138|| align=right|0,190|| align=right|6,03|| align=right|5,557||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22244)||4235 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,367|| align=right|0,030|| align=right|5,13|| align=right|3,641||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22245)||4309 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,725|| align=right|0,175|| align=right|5,52|| align=right|4,497||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22246)||4380 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,709|| align=right|0,102|| align=right|5,25|| align=right|4,458||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22247)||4611 T-3|| align=right|14,3|| align=right|3,116|| align=right|0,116|| align=right|11,44|| align=right|5,500||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22248)||5029 T-3|| align=right|13,4|| align=right|3,083|| align=right|0,025|| align=right|10,04|| align=right|5,413||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(22249)||1972 RF2|| align=right|15,3|| align=right|2,300|| align=right|0,248|| align=right|3,86|| align=right|3,488||MBA||11. září 1972||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(22250) Konstfrolov||1978 RD2|| align=right|14,3|| align=right|2,590|| align=right|0,229|| align=right|4,77|| align=right|4,167||MBA||7. září 1978||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(22251)||1978 RT6|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,171|| align=right|5,93|| align=right|3,440||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(22252)||1978 SG|| align=right|14,5|| align=right|2,259|| align=right|0,239|| align=right|7,51|| align=right|3,396||MBA||27. září 1978||La Silla||R. M. West
|-
|(22253)||1978 SU7|| align=right|13,2|| align=right|2,572|| align=right|0,183|| align=right|15,27|| align=right|4,124||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(22254)||1978 TV2|| align=right|14,6|| align=right|2,342|| align=right|0,262|| align=right|3,39|| align=right|3,584||MBA||3. října 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(22255)||1978 VX4|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,147|| align=right|4,28|| align=right|3,559||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(22256)||1978 VP9|| align=right|15,7|| align=right|2,333|| align=right|0,135|| align=right|6,38|| align=right|3,563||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(22257)||1978 VJ10|| align=right|15,1|| align=right|2,665|| align=right|0,238|| align=right|4,74|| align=right|4,350||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(22258)||1979 MB3|| align=right|14,1|| align=right|2,663|| align=right|0,173|| align=right|14,46|| align=right|4,346||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(22259)||1979 MD5|| align=right|14,3|| align=right|2,760|| align=right|0,115|| align=right|10,04|| align=right|4,586||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(22260) Ur||1979 UR|| align=right|14,1|| align=right|2,643|| align=right|0,152|| align=right|6,15|| align=right|4,297||MBA||19. října 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|(22261)||1980 AB|| align=right|13,5|| align=right|2,590|| align=right|0,199|| align=right|18,07|| align=right|4,167||MBA||13. ledna 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(22262)||1980 PZ2|| align=right|13,2|| align=right|2,342|| align=right|0,236|| align=right|23,68|| align=right|3,584||MBA||4. srpna 1980||Siding Spring||Royal Observatory Edinburgh
|-
|(22263) Pignedoli||1980 RC|| align=right|14,4|| align=right|2,430|| align=right|0,266|| align=right|11,03|| align=right|3,786||MBA||3. září 1980||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(22264)||1981 EX8|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,149|| align=right|3,55|| align=right|4,035||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(22265)||1981 EE11|| align=right|15,6|| align=right|2,234|| align=right|0,158|| align=right|2,91|| align=right|3,338||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(22266)||1981 EQ11|| align=right|15,9|| align=right|2,261|| align=right|0,126|| align=right|4,44|| align=right|3,398||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(22267)||1981 ET23|| align=right|15,5|| align=right|2,240|| align=right|0,198|| align=right|6,24|| align=right|3,351||MBA||3. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(22268)||1981 EJ26|| align=right|15,0|| align=right|2,133|| align=right|0,129|| align=right|1,56|| align=right|3,115||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(22269)||1981 EK27|| align=right|14,7|| align=right|2,227|| align=right|0,085|| align=right|5,40|| align=right|3,323||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(22270)||1981 EQ30|| align=right|14,3|| align=right|2,590|| align=right|0,266|| align=right|12,66|| align=right|4,168||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(22271)||1981 EZ32|| align=right|14,4|| align=right|2,968|| align=right|0,048|| align=right|10,02|| align=right|5,111||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(22272)||1981 EY39|| align=right|17,7|| align=right|2,237|| align=right|0,095|| align=right|0,98|| align=right|3,345||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(22273)||1981 QO3|| align=right|15,8|| align=right|2,316|| align=right|0,174|| align=right|2,34|| align=right|3,523||MBA||26. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(22274)||1981 RN|| align=right|13,9|| align=right|2,385|| align=right|0,149|| align=right|6,31|| align=right|3,682||MBA||7. září 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(22275)||1982 BU|| align=right|13,4|| align=right|2,398|| align=right|0,203|| align=right|27,19|| align=right|3,714||MBA||18. ledna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(22276) Belkin||1982 UH9|| align=right|14,5|| align=right|2,624|| align=right|0,340|| align=right|7,88|| align=right|4,250||MBA||21. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(22277)||1982 VK4|| align=right|13,6|| align=right|2,603|| align=right|0,171|| align=right|13,06|| align=right|4,199||MBA||14. listopadu 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(22278) Protitch||1983 RT3|| align=right|13,8|| align=right|2,559|| align=right|0,186|| align=right|11,69|| align=right|4,093||MBA||2. září 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(22279)||1984 DM|| align=right|12,6|| align=right|3,151|| align=right|0,237|| align=right|13,77|| align=right|5,592||MBA||23. února 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(22280)||1985 CD2|| align=right|14,0|| align=right|3,041|| align=right|0,196|| align=right|0,57|| align=right|5,302||MBA||12. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(22281)||1985 PC|| align=right|13,9|| align=right|2,242|| align=right|0,111|| align=right|3,23|| align=right|3,357||MBA||14. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(22282)||1985 RA|| align=right|13,2|| align=right|2,738|| align=right|0,174|| align=right|7,73|| align=right|4,529||MBA||11. září 1985||Brorfelde||Copenhagen Observatory
|-
|(22283)||1986 PY|| align=right|15,0|| align=right|2,189|| align=right|0,247|| align=right|7,98|| align=right|3,239||MBA||6. srpna 1986||Smolyan||E. W. Elst; V. Ivanova
|-
|(22284)||1986 SH|| align=right|14,5|| align=right|2,609|| align=right|0,199|| align=right|13,85|| align=right|4,215||MBA||30. září 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(22285)||1987 RR|| align=right|13,2|| align=right|3,107|| align=right|0,187|| align=right|12,88|| align=right|5,476||MBA||3. září 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22286)||1988 BO3|| align=right|14,1|| align=right|2,577|| align=right|0,127|| align=right|8,31|| align=right|4,135||MBA||18. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(22287)||1988 RL12|| align=right|14,7|| align=right|3,076|| align=right|0,181|| align=right|0,39|| align=right|5,393||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(22288)||1988 TR2|| align=right|13,0|| align=right|3,047|| align=right|0,269|| align=right|15,61|| align=right|5,318||MBA||11. října 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(22289)||1988 XV1|| align=right|12,2|| align=right|3,112|| align=right|0,238|| align=right|19,35|| align=right|5,488||MBA||11. prosince 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(22290)||1989 AO|| align=right|14,4|| align=right|2,479|| align=right|0,241|| align=right|15,46|| align=right|3,902||MBA||2. ledna 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(22291) Heitifer||1989 CH5|| align=right|12,8|| align=right|3,186|| align=right|0,127|| align=right|17,75|| align=right|5,685||MBA||2. února 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(22292)||1989 SM1|| align=right|14,6|| align=right|2,902|| align=right|0,169|| align=right|3,55|| align=right|4,942||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22293)||1989 SK4|| align=right|14,9|| align=right|2,284|| align=right|0,163|| align=right|4,49|| align=right|3,450||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22294) Simmons||1989 SC8|| align=right|14,7|| align=right|2,282|| align=right|0,203|| align=right|3,81|| align=right|3,447||MBA||28. září 1989||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(22295)||1989 SZ9|| align=right|13,1|| align=right|2,381|| align=right|0,161|| align=right|12,30|| align=right|3,674||MBA||26. září 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(22296)||1989 TW4|| align=right|15,7|| align=right|2,293|| align=right|0,156|| align=right|6,86|| align=right|3,471||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22297)||1989 WA1|| align=right|13,9|| align=right|2,256|| align=right|0,064|| align=right|9,89|| align=right|3,387||MBA||21. listopadu 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(22298)||1990 EJ|| align=right|12,5|| align=right|3,105|| align=right|0,157|| align=right|8,85|| align=right|5,469||MBA||2. března 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(22299)||1990 GS|| align=right|13,5|| align=right|2,535|| align=right|0,065|| align=right|11,42|| align=right|4,035||MBA||15. dubna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22300)||1990 OY|| align=right|13,4|| align=right|2,552|| align=right|0,201|| align=right|14,10|| align=right|4,076||MBA||19. července 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(22301)||1990 OB1|| align=right|13,8|| align=right|2,330|| align=right|0,211|| align=right|8,63|| align=right|3,555||MBA||22. července 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(22302)||1990 OG4|| align=right|13,7|| align=right|2,696|| align=right|0,286|| align=right|11,06|| align=right|4,426||MBA||24. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(22303)||1990 QE4|| align=right|14,2|| align=right|2,590|| align=right|0,280|| align=right|14,33|| align=right|4,168||MBA||23. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(22304)||1990 RU9|| align=right|14,0|| align=right|2,566|| align=right|0,178|| align=right|10,99|| align=right|4,109||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(22305)||1990 SD2|| align=right|14,8|| align=right|2,288|| align=right|0,204|| align=right|7,46|| align=right|3,461||MBA||17. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(22306)||1990 SF4|| align=right|13,5|| align=right|2,545|| align=right|0,223|| align=right|10,61|| align=right|4,060||MBA||23. září 1990||Palomar||K. J. Lawrence
|-
|(22307)||1990 SU4|| align=right|14,9|| align=right|2,303|| align=right|0,194|| align=right|4,09|| align=right|3,494||MBA||16. září 1990||Kleť||A. Mrkos
|-
|(22308)||1990 UO4|| align=right|14,0|| align=right|2,772|| align=right|0,145|| align=right|12,08|| align=right|4,615||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22309)||1990 VO4|| align=right|15,3|| align=right|2,762|| align=right|0,120|| align=right|7,77|| align=right|4,590||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22310)||1990 WU1|| align=right|14,7|| align=right|2,794|| align=right|0,233|| align=right|8,45|| align=right|4,671||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22311)||1991 EF2|| align=right|14,2|| align=right|2,197|| align=right|0,057|| align=right|5,43|| align=right|3,257||MBA||10. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(22312) Kelly||1991 GW1|| align=right|14,6|| align=right|2,273|| align=right|0,194|| align=right|24,57|| align=right|3,425||MBA||14. dubna 1991||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(22313)||1991 GP3|| align=right|13,5|| align=right|3,055|| align=right|0,214|| align=right|2,36|| align=right|5,339||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22314)||1991 GV3|| align=right|14,9|| align=right|2,277|| align=right|0,172|| align=right|5,65|| align=right|3,435||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22315)||1991 GA4|| align=right|16,1|| align=right|2,278|| align=right|0,136|| align=right|4,18|| align=right|3,438||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22316)||1991 LO1|| align=right|15,9|| align=right|2,280|| align=right|0,101|| align=right|5,86|| align=right|3,443||MBA||6. června 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22317)||1991 LL2|| align=right|13,9|| align=right|3,174|| align=right|0,138|| align=right|1,86|| align=right|5,653||MBA||6. června 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22318)||1991 PG1|| align=right|14,8|| align=right|2,430|| align=right|0,275|| align=right|12,44|| align=right|3,788||MBA||15. srpna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(22319)||1991 PX6|| align=right|15,6|| align=right|2,384|| align=right|0,183|| align=right|1,86|| align=right|3,681||MBA||6. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22320)||1991 PH18|| align=right|14,6|| align=right|2,442|| align=right|0,214|| align=right|12,36|| align=right|3,816||MBA||8. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(22321)||1991 RP|| align=right|13,7|| align=right|2,417|| align=right|0,257|| align=right|26,00|| align=right|3,758||MBA||4. září 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(22322) Bodensee||1991 RQ4|| align=right|14,3|| align=right|2,489|| align=right|0,067|| align=right|3,84|| align=right|3,925||MBA||13. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(22323)||1991 RC6|| align=right|14,1|| align=right|2,557|| align=right|0,195|| align=right|13,66|| align=right|4,089||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(22324)||1991 RQ9|| align=right|14,4|| align=right|2,421|| align=right|0,222|| align=right|1,66|| align=right|3,766||MBA||10. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(22325)||1991 RE19|| align=right|14,3|| align=right|2,397|| align=right|0,135|| align=right|6,14|| align=right|3,710||MBA||14. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(22326)||1991 SZ|| align=right|14,6|| align=right|2,398|| align=right|0,150|| align=right|7,24|| align=right|3,714||MBA||30. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(22327)||1991 TS|| align=right|14,4|| align=right|2,416|| align=right|0,105|| align=right|6,34|| align=right|3,754||MBA||1. října 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(22328)||1991 VJ1|| align=right|14,9|| align=right|2,571|| align=right|0,314|| align=right|2,43|| align=right|4,122||MBA||4. listopadu 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(22329)||1991 VT5|| align=right|14,8|| align=right|2,585|| align=right|0,070|| align=right|6,79|| align=right|4,157||MBA||2. listopadu 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22330)||1991 VU5|| align=right|14,6|| align=right|2,610|| align=right|0,192|| align=right|11,13|| align=right|4,215||MBA||2. listopadu 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22331)||1992 AC1|| align=right|13,6|| align=right|2,618|| align=right|0,271|| align=right|11,62|| align=right|4,235||MBA||10. ledna 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(22332)||1992 DD8|| align=right|14,4|| align=right|2,762|| align=right|0,105|| align=right|4,86|| align=right|4,589||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(22333)||1992 DG10|| align=right|15,8|| align=right|2,144|| align=right|0,151|| align=right|2,71|| align=right|3,138||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(22334)||1992 ES6|| align=right|14,4|| align=right|2,699|| align=right|0,213|| align=right|7,05|| align=right|4,432||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(22335)||1992 ED18|| align=right|13,9|| align=right|2,707|| align=right|0,034|| align=right|12,17|| align=right|4,452||MBA||3. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(22336)||1992 EA19|| align=right|15,3|| align=right|2,791|| align=right|0,067|| align=right|5,38|| align=right|4,662||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(22337)||1992 EV32|| align=right|14,4|| align=right|2,759|| align=right|0,109|| align=right|3,44|| align=right|4,581||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(22338) Janemojo||1992 LE|| align=right|13,6|| align=right|2,887|| align=right|0,300|| align=right|14,71|| align=right|4,904||MBA||3. června 1992||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(22339)||1992 OL3|| align=right|13,6|| align=right|3,215|| align=right|0,145|| align=right|2,15|| align=right|5,764||MBA||26. července 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22340)||1992 OM6|| align=right|15,6|| align=right|2,230|| align=right|0,136|| align=right|3,64|| align=right|3,329||MBA||30. července 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22341)||1992 PF|| align=right|14,9|| align=right|2,228|| align=right|0,204|| align=right|2,35|| align=right|3,325||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(22342)||1992 RW2|| align=right|15,4|| align=right|2,276|| align=right|0,141|| align=right|6,07|| align=right|3,433||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22343)||1992 RM5|| align=right|15,1|| align=right|2,392|| align=right|0,216|| align=right|3,00|| align=right|3,699||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22344)||1992 RJ7|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,150|| align=right|5,58|| align=right|5,627||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22345)||1992 SP2|| align=right|13,6|| align=right|2,653|| align=right|0,177|| align=right|16,76|| align=right|4,321||MBA||23. září 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(22346)||1992 SY12|| align=right|14,5|| align=right|2,323|| align=right|0,211|| align=right|9,83|| align=right|3,539||MBA||28. září 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(22347)||1992 SE13|| align=right|14,8|| align=right|2,371|| align=right|0,201|| align=right|2,16|| align=right|3,651||MBA||30. září 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(22348)||1992 SA17|| align=right|15,5|| align=right|2,278|| align=right|0,079|| align=right|0,70|| align=right|3,438||MBA||24. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(22349)||1992 UH|| align=right|14,7|| align=right|2,411|| align=right|0,252|| align=right|1,88|| align=right|3,744||MBA||19. října 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(22350)||1992 US|| align=right|14,0|| align=right|2,384|| align=right|0,239|| align=right|8,31|| align=right|3,681||MBA||21. října 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(22351)||1992 UT2|| align=right|14,6|| align=right|2,277|| align=right|0,210|| align=right|6,94|| align=right|3,435||MBA||19. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(22352)||1992 UP3|| align=right|14,7|| align=right|2,443|| align=right|0,199|| align=right|3,75|| align=right|3,818||MBA||26. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(22353)||1992 UA6|| align=right|13,8|| align=right|2,368|| align=right|0,110|| align=right|2,78|| align=right|3,642||MBA||28. října 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(22354) Sposetti||1992 UR8|| align=right|14,2|| align=right|2,329|| align=right|0,069|| align=right|7,60|| align=right|3,553||MBA||31. října 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(22355)||1992 WD1|| align=right|15,0|| align=right|2,375|| align=right|0,192|| align=right|3,16|| align=right|3,659||MBA||16. listopadu 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(22356)||1992 WS6|| align=right|15,6|| align=right|2,340|| align=right|0,075|| align=right|2,03|| align=right|3,579||MBA||19. listopadu 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22357)||1992 YJ|| align=right|13,4|| align=right|2,579|| align=right|0,349|| align=right|21,82|| align=right|4,141||MBA||22. prosince 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(22358)||1993 FK11|| align=right|15,4|| align=right|2,596|| align=right|0,057|| align=right|3,72|| align=right|4,183||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(22359)||1993 FR11|| align=right|13,5|| align=right|2,566|| align=right|0,164|| align=right|13,77|| align=right|4,110||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(22360)||1993 FT11|| align=right|12,9|| align=right|2,693|| align=right|0,172|| align=right|13,54|| align=right|4,419||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(22361)||1993 FN14|| align=right|15,0|| align=right|2,200|| align=right|0,140|| align=right|4,65|| align=right|3,263||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(22362)||1993 FY19|| align=right|14,9|| align=right|2,555|| align=right|0,080|| align=right|7,34|| align=right|4,084||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(22363)||1993 FX21|| align=right|14,9|| align=right|2,577|| align=right|0,041|| align=right|3,07|| align=right|4,136||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(22364)||1993 FJ33|| align=right|13,7|| align=right|2,579|| align=right|0,110|| align=right|4,16|| align=right|4,142||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(22365)||1993 FQ43|| align=right|15,1|| align=right|2,584|| align=right|0,221|| align=right|3,31|| align=right|4,154||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(22366)||1993 MT|| align=right|15,2|| align=right|2,880|| align=right|0,072|| align=right|2,60|| align=right|4,887||MBA||21. června 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22367)||1993 MZ|| align=right|13,7|| align=right|2,696|| align=right|0,190|| align=right|13,00|| align=right|4,426||MBA||18. června 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(22368)||1993 PV3|| align=right|14,0|| align=right|2,975|| align=right|0,091|| align=right|10,10|| align=right|5,130||MBA||14. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(22369) Klinger||1993 SE3|| align=right|15,6|| align=right|2,136|| align=right|0,151|| align=right|2,64|| align=right|3,120||MBA||18. září 1993||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(22370) Italocalvino||1993 TJ2|| align=right|13,8|| align=right|3,192|| align=right|0,195|| align=right|2,60|| align=right|5,702||MBA||15. října 1993||Bassano Bresciano||Bassano Bresciano
|-
|(22371)||1993 TA16|| align=right|14,8|| align=right|3,216|| align=right|0,156|| align=right|2,05|| align=right|5,767||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22372)||1993 TD28|| align=right|14,1|| align=right|3,054|| align=right|0,063|| align=right|3,91|| align=right|5,337||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22373)||1993 TJ31|| align=right|13,9|| align=right|3,066|| align=right|0,052|| align=right|5,20|| align=right|5,369||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22374)||1993 TX33|| align=right|13,9|| align=right|3,174|| align=right|0,124|| align=right|10,90|| align=right|5,654||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22375)||1993 TF34|| align=right|14,9|| align=right|2,163|| align=right|0,140|| align=right|3,01|| align=right|3,181||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22376)||1993 TX38|| align=right|13,5|| align=right|3,060|| align=right|0,057|| align=right|7,00|| align=right|5,352||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22377)||1993 UW6|| align=right|13,5|| align=right|3,007|| align=right|0,114|| align=right|6,18|| align=right|5,213||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22378)||1994 AY10|| align=right|15,8|| align=right|2,253|| align=right|0,208|| align=right|3,14|| align=right|3,382||MBA||8. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22379)||1994 CO1|| align=right|15,5|| align=right|2,287|| align=right|0,113|| align=right|3,58|| align=right|3,459||MBA||10. února 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(22380)||1994 CF10|| align=right|14,9|| align=right|2,297|| align=right|0,165|| align=right|2,90|| align=right|3,480||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22381)||1994 CN10|| align=right|14,9|| align=right|2,276|| align=right|0,194|| align=right|3,69|| align=right|3,433||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22382)||1994 CY16|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,177|| align=right|3,25|| align=right|3,654||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22383)||1994 EL|| align=right|16,1|| align=right|2,322|| align=right|0,157|| align=right|2,39|| align=right|3,537||MBA||5. března 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(22384)||1994 EZ6|| align=right|15,0|| align=right|2,311|| align=right|0,152|| align=right|5,97|| align=right|3,512||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(22385)||1994 EK7|| align=right|14,4|| align=right|2,326|| align=right|0,288|| align=right|23,21|| align=right|3,546||MBA||14. března 1994||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(22386)||1994 PF14|| align=right|14,8|| align=right|2,697|| align=right|0,025|| align=right|5,23|| align=right|4,428||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22387)||1994 PN14|| align=right|15,3|| align=right|2,562|| align=right|0,179|| align=right|6,22|| align=right|4,100||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22388)||1994 PC15|| align=right|14,9|| align=right|2,549|| align=right|0,142|| align=right|13,44|| align=right|4,068||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22389)||1994 PC21|| align=right|14,8|| align=right|2,727|| align=right|0,019|| align=right|5,33|| align=right|4,502||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22390)||1994 PA23|| align=right|15,0|| align=right|2,597|| align=right|0,076|| align=right|1,31|| align=right|4,183||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22391)||1994 PE26|| align=right|14,2|| align=right|2,680|| align=right|0,149|| align=right|12,19|| align=right|4,387||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22392)||1994 PT27|| align=right|15,5|| align=right|2,563|| align=right|0,082|| align=right|13,33|| align=right|4,102||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22393)||1994 QV|| align=right|13,6|| align=right|2,650|| align=right|0,286|| align=right|13,63|| align=right|4,314||MBA||29. srpna 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(22394)||1994 TO|| align=right|13,1|| align=right|2,681|| align=right|0,189|| align=right|11,14|| align=right|4,389||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(22395)||1994 TD3|| align=right|13,2|| align=right|2,780|| align=right|0,106|| align=right|8,75|| align=right|4,635||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(22396)||1994 VR|| align=right|14,3|| align=right|2,806|| align=right|0,185|| align=right|11,20|| align=right|4,700||MBA||3. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22397)||1994 VV2|| align=right|13,4|| align=right|2,777|| align=right|0,179|| align=right|10,06|| align=right|4,628||MBA||4. listopadu 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(22398)||1994 WF1|| align=right|13,6|| align=right|2,900|| align=right|0,092|| align=right|0,97|| align=right|4,938||MBA||27. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22399)||1995 CB|| align=right|14,2|| align=right|3,113|| align=right|0,218|| align=right|10,28|| align=right|5,492||MBA||1. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22400)||1995 CC|| align=right|13,1|| align=right|3,153|| align=right|0,069|| align=right|3,92|| align=right|5,598||MBA||1. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22401) Egisto||1995 DP3|| align=right|13,1|| align=right|3,228|| align=right|0,103|| align=right|15,64|| align=right|5,797||MBA||24. února 1995||Cima Ekar||M. Tombelli
|-
|(22402) Goshi||1995 GN|| align=right|15,7|| align=right|2,187|| align=right|0,127|| align=right|3,54|| align=right|3,233||MBA||3. dubna 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(22403) Manjitludher||1995 LK|| align=right|13,8|| align=right|2,318|| align=right|0,218|| align=right|25,97|| align=right|3,529||MBA||5. června 1995||Siding Spring||D. J. Asher
|-
|(22404)||1995 ME4|| align=right|12,4|| align=right|5,293|| align=right|0,120|| align=right|9,29|| align=right|12,18||JUT||29. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22405) Gavioliremo||1995 OB|| align=right|15,8|| align=right|2,290|| align=right|0,180|| align=right|4,84|| align=right|3,466||MBA||19. července 1995||Cavezzo||Cavezzo
|-
|(22406)||1995 QW5|| align=right|15,6|| align=right|2,296|| align=right|0,105|| align=right|6,99|| align=right|3,478||MBA||22. srpna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22407)||1995 SK2|| align=right|15,3|| align=right|2,434|| align=right|0,194|| align=right|3,12|| align=right|3,796||MBA||17. září 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(22408)||1995 SC3|| align=right|13,8|| align=right|2,729|| align=right|0,221|| align=right|7,68|| align=right|4,508||MBA||20. září 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(22409)||1995 SU3|| align=right|13,7|| align=right|2,249|| align=right|0,191|| align=right|6,63|| align=right|3,373||MBA||20. září 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(22410)||1995 SS52|| align=right|15,3|| align=right|2,570|| align=right|0,025|| align=right|3,54|| align=right|4,119||MBA||29. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22411)||1995 TR|| align=right|13,9|| align=right|2,380|| align=right|0,115|| align=right|5,50|| align=right|3,670||MBA||2. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22412)||1995 UQ4|| align=right|12,8|| align=right|2,360|| align=right|0,195|| align=right|13,75|| align=right|3,626||MBA||25. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22413)||1995 UB13|| align=right|15,6|| align=right|2,406|| align=right|0,192|| align=right|9,12|| align=right|3,730||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22414)||1995 UB15|| align=right|15,4|| align=right|2,560|| align=right|0,165|| align=right|3,92|| align=right|4,094||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22415)||1995 UB21|| align=right|14,8|| align=right|2,459|| align=right|0,153|| align=right|7,60|| align=right|3,856||MBA||19. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22416)||1995 UC47|| align=right|14,5|| align=right|2,594|| align=right|0,304|| align=right|5,64|| align=right|4,178||MBA||28. října 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(22417)||1995 WK1|| align=right|14,5|| align=right|2,623|| align=right|0,134|| align=right|4,88|| align=right|4,248||MBA||18. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22418)||1995 WM4|| align=right|14,1|| align=right|2,591|| align=right|0,158|| align=right|4,27|| align=right|4,170||MBA||20. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22419)||1995 WP5|| align=right|14,0|| align=right|2,786|| align=right|0,147|| align=right|5,88|| align=right|4,650||MBA||24. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22420)||1995 WL42|| align=right|14,6|| align=right|2,893|| align=right|0,124|| align=right|1,07|| align=right|4,921||MBA||28. listopadu 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(22421)||1995 XC5|| align=right|15,3|| align=right|2,662|| align=right|0,159|| align=right|3,55|| align=right|4,342||MBA||14. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22422)||1995 YO5|| align=right|15,6|| align=right|2,522|| align=right|0,148|| align=right|6,36|| align=right|4,005||MBA||16. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22423)||1995 YJ12|| align=right|14,9|| align=right|2,622|| align=right|0,120|| align=right|15,13|| align=right|4,244||MBA||19. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22424)||1995 YS21|| align=right|13,3|| align=right|2,734|| align=right|0,102|| align=right|4,84|| align=right|4,521||MBA||20. prosince 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(22425)||1996 AZ|| align=right|13,9|| align=right|2,814|| align=right|0,081|| align=right|4,19|| align=right|4,720||MBA||11. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22426)||1996 AH9|| align=right|14,7|| align=right|2,763|| align=right|0,107|| align=right|1,68|| align=right|4,593||MBA||13. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22427)||1996 DB|| align=right|13,6|| align=right|3,134|| align=right|0,331|| align=right|24,61|| align=right|5,549||MBA||18. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22428)||1996 DT|| align=right|13,3|| align=right|2,993|| align=right|0,055|| align=right|10,63|| align=right|5,177||MBA||19. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22429)||1996 DD1|| align=right|14,8|| align=right|2,676|| align=right|0,066|| align=right|22,80|| align=right|4,376||MBA||22. února 1996||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(22430)||1996 DM2|| align=right|13,7|| align=right|2,739|| align=right|0,054|| align=right|5,82|| align=right|4,532||MBA||23. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22431)||1996 DY2|| align=right|13,5|| align=right|2,888|| align=right|0,072|| align=right|3,08|| align=right|4,906||MBA||28. února 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(22432)||1996 EJ14|| align=right|14,2|| align=right|3,027|| align=right|0,097|| align=right|15,80|| align=right|5,266||MBA||12. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22433)||1996 GC2|| align=right|13,5|| align=right|3,077|| align=right|0,238|| align=right|1,03|| align=right|5,397||MBA||9. dubna 1996||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(22434)||1996 GE6|| align=right|13,9|| align=right|3,066|| align=right|0,144|| align=right|6,71|| align=right|5,367||MBA||11. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22435)||1996 GN7|| align=right|14,9|| align=right|3,201|| align=right|0,166|| align=right|2,07|| align=right|5,725||MBA||12. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22436)||1996 GO17|| align=right|13,5|| align=right|3,071|| align=right|0,092|| align=right|17,20|| align=right|5,382||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22437)||1996 GR20|| align=right|13,7|| align=right|3,181|| align=right|0,184|| align=right|3,03|| align=right|5,673||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22438)||1996 HQ19|| align=right|14,0|| align=right|3,212|| align=right|0,109|| align=right|0,62|| align=right|5,755||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22439)||1996 HL20|| align=right|13,8|| align=right|3,226|| align=right|0,116|| align=right|2,47|| align=right|5,794||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22440)||1996 KA|| align=right|13,2|| align=right|3,196|| align=right|0,234|| align=right|11,78|| align=right|5,714||MBA||17. května 1996||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(22441)||1996 PA9|| align=right|15,3|| align=right|2,156|| align=right|0,071|| align=right|1,91|| align=right|3,166||MBA||8. srpna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22442) Blaha||1996 TM9|| align=right|16,0|| align=right|2,191|| align=right|0,028|| align=right|0,88|| align=right|3,244||MBA||14. října 1996||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(22443)||1996 TJ11|| align=right|16,0|| align=right|2,199|| align=right|0,159|| align=right|0,86|| align=right|3,260||MBA||11. října 1996||Kitami||K. Endate
|-
|(22444)||1996 TK12|| align=right|15,2|| align=right|2,299|| align=right|0,220|| align=right|1,53|| align=right|3,484||MBA||15. října 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(22445)||1996 TT14|| align=right|14,3|| align=right|2,188|| align=right|0,196|| align=right|3,40|| align=right|3,236||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(22446)||1996 TU25|| align=right|15,4|| align=right|2,153|| align=right|0,142|| align=right|3,26|| align=right|3,159||MBA||6. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22447)||1996 TP34|| align=right|14,8|| align=right|2,296|| align=right|0,173|| align=right|11,13|| align=right|3,479||MBA||10. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22448)||1996 TP35|| align=right|16,1|| align=right|2,209|| align=right|0,073|| align=right|5,62|| align=right|3,282||MBA||11. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22449)||1996 VC|| align=right|13,8|| align=right|2,342|| align=right|0,354|| align=right|21,54|| align=right|3,585||MBA||1. listopadu 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(22450) Nové Hrady||1996 VN|| align=right|14,6|| align=right|2,684|| align=right|0,210|| align=right|5,40|| align=right|4,397||MBA||3. listopadu 1996||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(22451)||1996 VN6|| align=right|14,1|| align=right|2,526|| align=right|0,146|| align=right|15,48|| align=right|4,015||MBA||13. listopadu 1996||Campo Imperatore||A. Boattini; A. Di Paola
|-
|(22452)||1996 VD8|| align=right|14,4|| align=right|2,686|| align=right|0,231|| align=right|4,92|| align=right|4,402||MBA||3. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(22453)||1996 VC9|| align=right|14,0|| align=right|2,258|| align=right|0,185|| align=right|6,98|| align=right|3,392||MBA||7. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(22454)||1996 VU17|| align=right|16,0|| align=right|2,178|| align=right|0,093|| align=right|1,54|| align=right|3,214||MBA||6. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22455)||1996 XK1|| align=right|16,1|| align=right|2,360|| align=right|0,208|| align=right|1,45|| align=right|3,626||MBA||2. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22456)||1996 XF12|| align=right|15,4|| align=right|2,401|| align=right|0,102|| align=right|7,16|| align=right|3,720||MBA||4. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22457)||1996 XC15|| align=right|14,6|| align=right|2,286|| align=right|0,115|| align=right|0,91|| align=right|3,455||MBA||10. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(22458)||1996 XD31|| align=right|15,2|| align=right|2,330|| align=right|0,154|| align=right|5,02|| align=right|3,556||MBA||14. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22459)||1997 AD2|| align=right|14,5|| align=right|2,326|| align=right|0,063|| align=right|5,11|| align=right|3,547||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22460)||1997 AJ2|| align=right|14,5|| align=right|2,287|| align=right|0,074|| align=right|4,74|| align=right|3,458||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22461)||1997 AB7|| align=right|15,4|| align=right|2,407|| align=right|0,098|| align=right|2,78|| align=right|3,734||MBA||9. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22462)||1997 AF7|| align=right|15,6|| align=right|2,421|| align=right|0,158|| align=right|3,85|| align=right|3,766||MBA||9. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22463)||1997 AT13|| align=right|15,4|| align=right|2,383|| align=right|0,215|| align=right|2,87|| align=right|3,679||MBA||11. ledna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(22464)||1997 AG14|| align=right|13,0|| align=right|2,594|| align=right|0,219|| align=right|14,32|| align=right|4,176||MBA||4. ledna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(22465) Karelanděl||1997 AK18|| align=right|16,0|| align=right|2,459|| align=right|0,181|| align=right|2,31|| align=right|3,855||MBA||15. ledna 1997||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(22466)||1997 BA3|| align=right|14,8|| align=right|2,403|| align=right|0,185|| align=right|1,63|| align=right|3,725||MBA||30. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22467)||1997 BC3|| align=right|14,4|| align=right|2,365|| align=right|0,045|| align=right|6,46|| align=right|3,637||MBA||30. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22468)||1997 CK1|| align=right|14,7|| align=right|2,569|| align=right|0,173|| align=right|4,38|| align=right|4,116||MBA||1. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22469)||1997 CP1|| align=right|16,1|| align=right|2,410|| align=right|0,199|| align=right|5,04|| align=right|3,740||MBA||2. února 1997||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(22470)||1997 CR21|| align=right|15,2|| align=right|2,422|| align=right|0,135|| align=right|2,03|| align=right|3,769||MBA||9. února 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(22471)||1997 CR28|| align=right|15,4|| align=right|2,531|| align=right|0,110|| align=right|3,72|| align=right|4,026||MBA||2. února 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(22472)||1997 CT28|| align=right|15,5|| align=right|2,447|| align=right|0,115|| align=right|6,05|| align=right|3,827||MBA||6. února 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(22473)||1997 EN4|| align=right|14,7|| align=right|2,639|| align=right|0,197|| align=right|12,08|| align=right|4,285||MBA||2. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22474) Frobenius||1997 ED8|| align=right|15,7|| align=right|2,589|| align=right|0,164|| align=right|3,59|| align=right|4,165||MBA||8. března 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(22475)||1997 EH13|| align=right|15,9|| align=right|2,595|| align=right|0,075|| align=right|1,84|| align=right|4,179||MBA||3. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22476)||1997 EM23|| align=right|12,8|| align=right|2,639|| align=right|0,193|| align=right|13,31|| align=right|4,287||MBA||8. března 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(22477)||1997 EU42|| align=right|15,5|| align=right|2,561|| align=right|0,120|| align=right|2,89|| align=right|4,097||MBA||10. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(22478)||1997 EM48|| align=right|14,5|| align=right|2,561|| align=right|0,242|| align=right|4,63|| align=right|4,098||MBA||11. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22479)||1997 FY1|| align=right|14,1|| align=right|2,730|| align=right|0,202|| align=right|13,26|| align=right|4,511||MBA||29. března 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(22480)||1997 GU3|| align=right|13,8|| align=right|2,775|| align=right|0,065|| align=right|6,50|| align=right|4,622||MBA||3. dubna 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(22481)||1997 GM13|| align=right|14,0|| align=right|2,734|| align=right|0,111|| align=right|17,66|| align=right|4,520||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(22482)||1997 GK16|| align=right|14,3|| align=right|2,886|| align=right|0,207|| align=right|1,51|| align=right|4,902||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(22483)||1997 GX16|| align=right|15,0|| align=right|2,656|| align=right|0,135|| align=right|11,98|| align=right|4,329||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(22484)||1997 GX21|| align=right|13,6|| align=right|2,897|| align=right|0,074|| align=right|3,66|| align=right|4,929||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(22485)||1997 GS22|| align=right|14,9|| align=right|2,780|| align=right|0,024|| align=right|3,75|| align=right|4,635||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(22486)||1997 GZ22|| align=right|14,5|| align=right|2,801|| align=right|0,055|| align=right|5,55|| align=right|4,686||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(22487)||1997 GP23|| align=right|14,7|| align=right|2,768|| align=right|0,147|| align=right|5,25|| align=right|4,605||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(22488)||1997 GP24|| align=right|14,3|| align=right|2,987|| align=right|0,064|| align=right|10,69|| align=right|5,161||MBA||7. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(22489) Yanaka||1997 GR24|| align=right|13,8|| align=right|2,695|| align=right|0,190|| align=right|12,19|| align=right|4,423||MBA||7. dubna 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(22490)||1997 GB26|| align=right|14,7|| align=right|2,525|| align=right|0,140|| align=right|14,23|| align=right|4,013||MBA||11. dubna 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(22491)||1997 GX32|| align=right|14,7|| align=right|2,728|| align=right|0,021|| align=right|2,23|| align=right|4,504||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(22492)||1997 GN35|| align=right|15,1|| align=right|2,874|| align=right|0,022|| align=right|3,27|| align=right|4,872||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(22493)||1997 GP40|| align=right|14,8|| align=right|3,043|| align=right|0,123|| align=right|1,71|| align=right|5,308||MBA||7. dubna 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22494)||1997 JL|| align=right|15,1|| align=right|2,474|| align=right|0,081|| align=right|3,33|| align=right|3,890||MBA||2. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22495) Fubini||1997 JU3|| align=right|15,5|| align=right|2,810|| align=right|0,154|| align=right|8,94|| align=right|4,711||MBA||6. května 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(22496)||1997 JH13|| align=right|14,5|| align=right|2,769|| align=right|0,124|| align=right|9,27|| align=right|4,606||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22497) Immanuelfuchs||1997 KG|| align=right|13,6|| align=right|2,889|| align=right|0,086|| align=right|3,33|| align=right|4,909||MBA||30. května 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(22498)||1997 LY2|| align=right|14,1|| align=right|3,162|| align=right|0,162|| align=right|6,99|| align=right|5,621||MBA||5. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22499)||1997 MP9|| align=right|14,2|| align=right|3,066|| align=right|0,128|| align=right|12,48|| align=right|5,369||MBA||27. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22500)||1997 OJ|| align=right|13,6|| align=right|3,171|| align=right|0,169|| align=right|1,27|| align=right|5,647||MBA||26. července 1997||Sormano||P. Sicoli; A. Testa
|-
|(22501)||1997 PR3|| align=right|15,7|| align=right|2,372|| align=right|0,177|| align=right|1,57|| align=right|3,652||MBA||5. srpna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(22502)||1997 SW|| align=right|15,5|| align=right|2,276|| align=right|0,110|| align=right|6,62|| align=right|3,433||MBA||16. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(22503) Thalpius||1997 TB12|| align=right|12,2|| align=right|5,236|| align=right|0,069|| align=right|9,90|| align=right|11,99||JUT||7. října 1997||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(22504)||1997 TD17|| align=right|15,1|| align=right|2,304|| align=right|0,169|| align=right|5,58|| align=right|3,496||MBA||6. října 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(22505) Lewit||1997 UF|| align=right|15,5|| align=right|2,338|| align=right|0,043|| align=right|4,24|| align=right|3,574||MBA||19. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(22506)||1997 WD8|| align=right|14,6|| align=right|2,334|| align=right|0,178|| align=right|2,12|| align=right|3,564||MBA||24. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22507)||1997 WA31|| align=right|14,6|| align=right|2,431|| align=right|0,174|| align=right|3,44|| align=right|3,789||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(22508)||1997 WZ42|| align=right|14,2|| align=right|3,220|| align=right|0,164|| align=right|2,07|| align=right|5,777||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(22509)||1997 YY2|| align=right|14,3|| align=right|2,193|| align=right|0,073|| align=right|0,97|| align=right|3,248||MBA||24. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22510)||1997 YV7|| align=right|15,9|| align=right|2,312|| align=right|0,132|| align=right|0,92|| align=right|3,516||MBA||21. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22511)||1997 YC10|| align=right|15,0|| align=right|2,587|| align=right|0,073|| align=right|1,85|| align=right|4,160||MBA||28. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22512)||1998 BH26|| align=right|14,4|| align=right|2,529|| align=right|0,192|| align=right|15,70|| align=right|4,021||MBA||28. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(22513)||1998 BX32|| align=right|15,7|| align=right|2,230|| align=right|0,179|| align=right|6,43|| align=right|3,329||MBA||29. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(22514)||1998 DN5|| align=right|14,6|| align=right|2,472|| align=right|0,171|| align=right|6,62|| align=right|3,885||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(22515)||1998 DJ15|| align=right|15,5|| align=right|2,312|| align=right|0,067|| align=right|6,59|| align=right|3,514||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(22516)||1998 DN28|| align=right|15,3|| align=right|2,649|| align=right|0,100|| align=right|4,69|| align=right|4,311||MBA||26. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22517)||1998 DX32|| align=right|14,6|| align=right|2,351|| align=right|0,075|| align=right|6,43|| align=right|3,605||MBA||26. února 1998||Cima Ekar||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(22518)||1998 DG34|| align=right|14,6|| align=right|2,396|| align=right|0,196|| align=right|3,74|| align=right|3,707||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22519)||1998 EC2|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,116|| align=right|3,50|| align=right|3,597||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(22520)||1998 EL2|| align=right|15,3|| align=right|2,282|| align=right|0,190|| align=right|2,71|| align=right|3,446||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(22521)||1998 ER2|| align=right|15,9|| align=right|2,321|| align=right|0,089|| align=right|6,48|| align=right|3,536||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(22522)||1998 EF6|| align=right|14,5|| align=right|2,299|| align=right|0,250|| align=right|20,83|| align=right|3,486||MBA||2. března 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(22523)||1998 EZ10|| align=right|14,0|| align=right|2,344|| align=right|0,152|| align=right|7,16|| align=right|3,587||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22524)||1998 FB6|| align=right|16,0|| align=right|2,241|| align=right|0,188|| align=right|3,88|| align=right|3,355||MBA||18. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22525)||1998 FB12|| align=right|14,6|| align=right|2,149|| align=right|0,180|| align=right|1,54|| align=right|3,151||MBA||24. března 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(22526)||1998 FV15|| align=right|15,2|| align=right|2,215|| align=right|0,121|| align=right|4,74|| align=right|3,296||MBA||22. března 1998||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(22527) Gawlik||1998 FG20|| align=right|14,8|| align=right|2,329|| align=right|0,156|| align=right|4,66|| align=right|3,553||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22528) Elysehope||1998 FH34|| align=right|16,7|| align=right|2,208|| align=right|0,115|| align=right|2,48|| align=right|3,281||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22529)||1998 FB40|| align=right|14,6|| align=right|3,011|| align=right|0,065|| align=right|10,49|| align=right|5,223||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22530) Huynh-Le||1998 FY41|| align=right|15,1|| align=right|2,273|| align=right|0,189|| align=right|5,26|| align=right|3,426||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22531) Davidkelley||1998 FN43|| align=right|15,1|| align=right|2,212|| align=right|0,193|| align=right|6,78|| align=right|3,290||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22532)||1998 FG45|| align=right|15,9|| align=right|2,139|| align=right|0,060|| align=right|2,51|| align=right|3,127||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22533) Krishnan||1998 FX47|| align=right|14,5|| align=right|2,427|| align=right|0,196|| align=right|5,74|| align=right|3,780||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22534) Lieblich||1998 FF57|| align=right|15,6|| align=right|2,248|| align=right|0,156|| align=right|1,92|| align=right|3,369||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22535)||1998 FH60|| align=right|15,3|| align=right|2,196|| align=right|0,196|| align=right|3,83|| align=right|3,253||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22536) Katelowry||1998 FY61|| align=right|14,9|| align=right|2,724|| align=right|0,069|| align=right|3,66|| align=right|4,495||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22537) Meyerowitz||1998 FB62|| align=right|14,1|| align=right|2,730|| align=right|0,073|| align=right|4,21|| align=right|4,510||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22538) Lucasmoller||1998 FS63|| align=right|14,9|| align=right|2,201|| align=right|0,148|| align=right|7,62|| align=right|3,265||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22539)||1998 FT65|| align=right|15,3|| align=right|2,210|| align=right|0,152|| align=right|6,28|| align=right|3,285||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22540) Mork||1998 FZ67|| align=right|14,2|| align=right|2,876|| align=right|0,035|| align=right|2,22|| align=right|4,876||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22541)||1998 FC68|| align=right|15,8|| align=right|2,141|| align=right|0,115|| align=right|7,42|| align=right|3,132||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22542) Pendri||1998 FG71|| align=right|15,5|| align=right|2,262|| align=right|0,129|| align=right|6,16|| align=right|3,402||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22543) Ranjan||1998 FA75|| align=right|16,6|| align=right|2,256|| align=right|0,162|| align=right|0,95|| align=right|3,387||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22544) Sarahrapo||1998 FL75|| align=right|15,2|| align=right|2,237|| align=right|0,180|| align=right|3,20|| align=right|3,346||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22545) Brittrusso||1998 FP77|| align=right|15,0|| align=right|2,261|| align=right|0,090|| align=right|5,27|| align=right|3,399||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22546) Schickler||1998 FK78|| align=right|15,2|| align=right|2,259|| align=right|0,167|| align=right|5,26|| align=right|3,394||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22547) Kimberscott||1998 FO78|| align=right|14,5|| align=right|2,682|| align=right|0,057|| align=right|5,41|| align=right|4,390||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22548)||1998 FV90|| align=right|15,3|| align=right|2,330|| align=right|0,253|| align=right|5,08|| align=right|3,555||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22549)||1998 FQ94|| align=right|14,0|| align=right|2,961|| align=right|0,086|| align=right|9,84|| align=right|5,095||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22550) Jonsellon||1998 FK106|| align=right|15,1|| align=right|2,332|| align=right|0,128|| align=right|6,93|| align=right|3,561||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22551) Adamsolomon||1998 FU110|| align=right|16,2|| align=right|2,259|| align=right|0,049|| align=right|5,91|| align=right|3,395||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22552)||1998 FN112|| align=right|13,8|| align=right|2,982|| align=right|0,083|| align=right|9,59|| align=right|5,150||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22553) Yisun||1998 FS116|| align=right|15,4|| align=right|2,407|| align=right|0,122|| align=right|5,63|| align=right|3,734||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22554) Shoshanatell||1998 FC118|| align=right|14,9|| align=right|2,255|| align=right|0,176|| align=right|6,14|| align=right|3,386||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22555) Joevellone||1998 FU118|| align=right|14,9|| align=right|2,563|| align=right|0,117|| align=right|5,38|| align=right|4,103||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22556)||1998 FU120|| align=right|15,4|| align=right|2,127|| align=right|0,175|| align=right|1,13|| align=right|3,102||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22557)||1998 FF140|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,243|| align=right|6,23|| align=right|3,536||MBA||29. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22558)||1998 HH3|| align=right|16,2|| align=right|2,202|| align=right|0,050|| align=right|0,78|| align=right|3,266||MBA||22. dubna 1998||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(22559)||1998 HQ12|| align=right|14,9|| align=right|2,403|| align=right|0,116|| align=right|13,03|| align=right|3,724||MBA||19. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22560)||1998 HD17|| align=right|13,6|| align=right|2,557|| align=right|0,165|| align=right|6,08|| align=right|4,089||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22561) Miviscardi||1998 HX18|| align=right|15,4|| align=right|2,248|| align=right|0,092|| align=right|7,16|| align=right|3,371||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22562) Wage||1998 HC19|| align=right|14,7|| align=right|2,752|| align=right|0,136|| align=right|2,37|| align=right|4,564||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22563) Xinwang||1998 HQ19|| align=right|14,7|| align=right|2,270|| align=right|0,174|| align=right|7,43|| align=right|3,419||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22564) Jeffreyxing||1998 HP29|| align=right|15,7|| align=right|2,226|| align=right|0,169|| align=right|3,46|| align=right|3,321||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22565)||1998 HF30|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,211|| align=right|3,43|| align=right|3,664||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22566) Irazaitseva||1998 HY31|| align=right|15,8|| align=right|2,232|| align=right|0,127|| align=right|2,62|| align=right|3,335||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22567) Zenisek||1998 HK33|| align=right|15,4|| align=right|2,331|| align=right|0,140|| align=right|6,38|| align=right|3,558||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22568)||1998 HR34|| align=right|15,0|| align=right|2,363|| align=right|0,225|| align=right|3,20|| align=right|3,633||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22569)||1998 HK36|| align=right|14,6|| align=right|2,287|| align=right|0,206|| align=right|4,04|| align=right|3,458||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22570) Harleyzhang||1998 HN38|| align=right|14,7|| align=right|2,214|| align=right|0,163|| align=right|2,82|| align=right|3,295||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22571) Letianzhang||1998 HA39|| align=right|15,6|| align=right|2,239|| align=right|0,123|| align=right|4,78|| align=right|3,349||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22572) Yuanzhang||1998 HJ39|| align=right|15,8|| align=right|2,410|| align=right|0,176|| align=right|1,79|| align=right|3,741||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22573) Johnzhou||1998 HY43|| align=right|16,0|| align=right|2,247|| align=right|0,122|| align=right|3,28|| align=right|3,369||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22574)||1998 HW44|| align=right|14,7|| align=right|2,449|| align=right|0,106|| align=right|3,02|| align=right|3,831||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22575) Jayallen||1998 HC46|| align=right|15,5|| align=right|2,381|| align=right|0,087|| align=right|6,61|| align=right|3,674||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22576)||1998 HN46|| align=right|16,3|| align=right|2,193|| align=right|0,099|| align=right|2,10|| align=right|3,246||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22577)||1998 HT51|| align=right|15,1|| align=right|2,291|| align=right|0,149|| align=right|3,88|| align=right|3,466||MBA||30. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22578)||1998 HE59|| align=right|14,4|| align=right|2,395|| align=right|0,215|| align=right|3,36|| align=right|3,705||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22579) Marcyeager||1998 HO62|| align=right|15,0|| align=right|2,362|| align=right|0,194|| align=right|3,52|| align=right|3,629||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22580) Kenkaplan||1998 HB67|| align=right|14,2|| align=right|2,259|| align=right|0,136|| align=right|3,37|| align=right|3,394||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22581) Rosahemphill||1998 HH77|| align=right|15,1|| align=right|2,417|| align=right|0,127|| align=right|1,20|| align=right|3,756||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22582) Patmiller||1998 HD82|| align=right|15,7|| align=right|2,406|| align=right|0,185|| align=right|3,82|| align=right|3,730||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22583) Metzler||1998 HL86|| align=right|15,4|| align=right|2,407|| align=right|0,101|| align=right|8,17|| align=right|3,733||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22584) Winigleason||1998 HP88|| align=right|15,2|| align=right|2,289|| align=right|0,174|| align=right|7,40|| align=right|3,462||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22585)||1998 HM92|| align=right|14,5|| align=right|2,611|| align=right|0,033|| align=right|13,30|| align=right|4,219||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22586) Shellyhynes||1998 HC96|| align=right|15,1|| align=right|2,274|| align=right|0,126|| align=right|8,10|| align=right|3,429||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22587) McKennon||1998 HB99|| align=right|16,0|| align=right|2,279|| align=right|0,109|| align=right|6,28|| align=right|3,440||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22588)||1998 HW99|| align=right|15,5|| align=right|2,696|| align=right|0,129|| align=right|14,00|| align=right|4,425||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22589) Minor||1998 HY100|| align=right|15,0|| align=right|2,245|| align=right|0,119|| align=right|3,21|| align=right|3,362||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22590)||1998 HJ102|| align=right|15,2|| align=right|2,279|| align=right|0,160|| align=right|6,49|| align=right|3,439||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22591)||1998 HO102|| align=right|14,7|| align=right|2,251|| align=right|0,131|| align=right|4,20|| align=right|3,376||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22592)||1998 HD103|| align=right|14,9|| align=right|2,469|| align=right|0,161|| align=right|1,56|| align=right|3,879||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22593)||1998 HH107|| align=right|14,5|| align=right|2,367|| align=right|0,223|| align=right|6,84|| align=right|3,641||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22594) Stoops||1998 HT107|| align=right|15,3|| align=right|2,273|| align=right|0,054|| align=right|6,79|| align=right|3,427||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22595)||1998 HD110|| align=right|13,3|| align=right|3,052|| align=right|0,050|| align=right|10,85|| align=right|5,332||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22596) Kathwallace||1998 HB114|| align=right|14,7|| align=right|2,408|| align=right|0,185|| align=right|7,67|| align=right|3,737||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22597) Lynzielinski||1998 HM117|| align=right|15,5|| align=right|2,327|| align=right|0,109|| align=right|6,75|| align=right|3,550||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22598) Francespearl||1998 HO117|| align=right|14,6|| align=right|2,279|| align=right|0,179|| align=right|7,22|| align=right|3,439||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22599) Heatherhall||1998 HR122|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,127|| align=right|6,68|| align=right|3,570||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22600)||1998 HH123|| align=right|13,6|| align=right|2,602|| align=right|0,085|| align=right|11,82|| align=right|4,198||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22601)||1998 HD124|| align=right|13,7|| align=right|2,309|| align=right|0,280|| align=right|9,31|| align=right|3,509||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22602)||1998 HX124|| align=right|14,6|| align=right|2,448|| align=right|0,061|| align=right|11,87|| align=right|3,830||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22603) Davidoconnor||1998 HK133|| align=right|14,6|| align=right|2,667|| align=right|0,053|| align=right|4,58|| align=right|4,355||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22604)||1998 HG138|| align=right|14,4|| align=right|2,575|| align=right|0,216|| align=right|15,58|| align=right|4,131||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22605) Steverumsey||1998 HH147|| align=right|15,5|| align=right|2,244|| align=right|0,051|| align=right|6,62|| align=right|3,362||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22606)||1998 HK148|| align=right|15,5|| align=right|2,303|| align=right|0,165|| align=right|3,67|| align=right|3,493||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22607)||1998 HD149|| align=right|14,8|| align=right|2,632|| align=right|0,093|| align=right|1,51|| align=right|4,269||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22608)||1998 JP1|| align=right|15,8|| align=right|2,388|| align=right|0,189|| align=right|3,44|| align=right|3,690||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(22609)||1998 JT1|| align=right|14,9|| align=right|2,420|| align=right|0,206|| align=right|3,36|| align=right|3,764||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(22610)||1998 JK4|| align=right|14,5|| align=right|2,266|| align=right|0,155|| align=right|3,53|| align=right|3,411||MBA||6. května 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(22611) Galerkin||1998 KB|| align=right|15,7|| align=right|2,543|| align=right|0,131|| align=right|1,00|| align=right|4,053||MBA||17. května 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(22612)||1998 KT3|| align=right|14,0|| align=right|2,751|| align=right|0,127|| align=right|9,72|| align=right|4,562||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22613)||1998 KP4|| align=right|14,9|| align=right|2,385|| align=right|0,160|| align=right|8,49|| align=right|3,682||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22614)||1998 KA6|| align=right|14,8|| align=right|2,986|| align=right|0,180|| align=right|5,07|| align=right|5,160||MBA||24. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22615)||1998 KB6|| align=right|14,6|| align=right|2,715|| align=right|0,142|| align=right|14,27|| align=right|4,473||MBA||24. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22616)||1998 KG7|| align=right|14,8|| align=right|2,429|| align=right|0,133|| align=right|2,43|| align=right|3,784||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22617)||1998 KH7|| align=right|16,0|| align=right|2,311|| align=right|0,147|| align=right|3,97|| align=right|3,512||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22618)||1998 KK9|| align=right|15,4|| align=right|2,325|| align=right|0,143|| align=right|3,51|| align=right|3,544||MBA||28. května 1998||Kleť||Klet
|-
|(22619) Ajscheetz||1998 KJ10|| align=right|15,6|| align=right|2,312|| align=right|0,043|| align=right|5,98|| align=right|3,515||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22620)||1998 KZ26|| align=right|15,3|| align=right|2,560|| align=right|0,133|| align=right|9,57|| align=right|4,096||MBA||23. května 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(22621) Larrybartel||1998 KO28|| align=right|14,8|| align=right|2,710|| align=right|0,073|| align=right|4,98|| align=right|4,460||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22622) Strong||1998 KV32|| align=right|14,6|| align=right|2,354|| align=right|0,186|| align=right|6,30|| align=right|3,611||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22623) Fisico||1998 KR34|| align=right|16,3|| align=right|2,340|| align=right|0,134|| align=right|4,91|| align=right|3,578||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22624)||1998 KS34|| align=right|14,1|| align=right|2,975|| align=right|0,062|| align=right|10,94|| align=right|5,132||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22625) Kanipe||1998 KB36|| align=right|14,8|| align=right|2,283|| align=right|0,116|| align=right|5,46|| align=right|3,450||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22626) Jengordinier||1998 KS37|| align=right|15,4|| align=right|2,345|| align=right|0,121|| align=right|6,55|| align=right|3,590||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22627) Aviscardi||1998 KM39|| align=right|15,8|| align=right|2,209|| align=right|0,153|| align=right|0,70|| align=right|3,283||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22628) Michaelallen||1998 KV39|| align=right|15,4|| align=right|2,423|| align=right|0,175|| align=right|3,25|| align=right|3,770||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22629)||1998 KF40|| align=right|13,0|| align=right|2,610|| align=right|0,114|| align=right|12,49|| align=right|4,216||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22630) Wallmuth||1998 KH45|| align=right|15,6|| align=right|2,442|| align=right|0,173|| align=right|4,25|| align=right|3,816||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22631) Dillard||1998 KV47|| align=right|14,5|| align=right|2,385|| align=right|0,101|| align=right|5,06|| align=right|3,684||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22632) DiNovis||1998 KG64|| align=right|15,1|| align=right|2,332|| align=right|0,150|| align=right|2,27|| align=right|3,560||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22633) Fazio||1998 KK64|| align=right|14,6|| align=right|2,425|| align=right|0,123|| align=right|3,05|| align=right|3,775||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22634)||1998 MN7|| align=right|14,7|| align=right|3,151|| align=right|0,214|| align=right|0,65|| align=right|5,593||MBA||22. června 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(22635)||1998 MZ11|| align=right|13,8|| align=right|2,550|| align=right|0,197|| align=right|14,11|| align=right|4,071||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22636)||1998 MV13|| align=right|14,0|| align=right|2,593|| align=right|0,090|| align=right|21,25|| align=right|4,175||MBA||25. června 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(22637)||1998 MR22|| align=right|13,2|| align=right|2,696|| align=right|0,161|| align=right|11,97|| align=right|4,426||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22638)||1998 MS31|| align=right|14,4|| align=right|2,737|| align=right|0,117|| align=right|4,79|| align=right|4,527||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22639)||1998 MP32|| align=right|14,8|| align=right|2,220|| align=right|0,149|| align=right|5,01|| align=right|3,306||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22640)||1998 MJ34|| align=right|14,5|| align=right|2,381|| align=right|0,126|| align=right|6,98|| align=right|3,673||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22641)||1998 MX34|| align=right|14,4|| align=right|2,587|| align=right|0,141|| align=right|13,26|| align=right|4,160||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22642)||1998 NV|| align=right|15,2|| align=right|2,699|| align=right|0,312|| align=right|8,87|| align=right|4,434||MBA||15. července 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22643)||1998 OB3|| align=right|14,4|| align=right|2,996|| align=right|0,075|| align=right|4,16|| align=right|5,185||MBA||20. července 1998||Caussols||ODAS
|-
|(22644) Matejbel||1998 OZ4|| align=right|14,5|| align=right|3,135|| align=right|0,135|| align=right|10,18|| align=right|5,550||MBA||27. července 1998||Ondřejov||P. Pravec; U. Babiaková
|-
|(22645)||1998 OT6|| align=right|15,1|| align=right|2,380|| align=right|0,204|| align=right|1,92|| align=right|3,672||MBA||26. července 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22646)||1998 OB8|| align=right|14,7|| align=right|2,418|| align=right|0,158|| align=right|11,55|| align=right|3,760||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22647)||1998 OR8|| align=right|13,7|| align=right|3,951|| align=right|0,252|| align=right|2,32|| align=right|7,853||HLD||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22648)||1998 OG9|| align=right|13,9|| align=right|2,893|| align=right|0,050|| align=right|2,47|| align=right|4,919||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22649)||1998 OD12|| align=right|15,4|| align=right|2,394|| align=right|0,077|| align=right|5,94|| align=right|3,703||MBA||27. července 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(22650)||1998 OG12|| align=right|14,4|| align=right|2,630|| align=right|0,093|| align=right|9,16|| align=right|4,263||MBA||29. července 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(22651)||1998 QW|| align=right|14,4|| align=right|2,605|| align=right|0,151|| align=right|14,42|| align=right|4,205||MBA||19. srpna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(22652)||1998 QV1|| align=right|14,2|| align=right|3,119|| align=right|0,159|| align=right|6,35|| align=right|5,508||MBA||19. srpna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(22653)||1998 QW2|| align=right|13,6|| align=right|2,749|| align=right|0,183|| align=right|45,78|| align=right|4,558||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22654)||1998 QA5|| align=right|15,0|| align=right|2,406|| align=right|0,089|| align=right|6,15|| align=right|3,732||MBA||22. srpna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(22655)||1998 QC7|| align=right|13,8|| align=right|2,984|| align=right|0,077|| align=right|11,02|| align=right|5,153||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22656)||1998 QV7|| align=right|14,5|| align=right|2,470|| align=right|0,167|| align=right|3,12|| align=right|3,881||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22657)||1998 QN8|| align=right|13,1|| align=right|2,675|| align=right|0,105|| align=right|3,46|| align=right|4,374||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22658)||1998 QQ8|| align=right|13,6|| align=right|2,800|| align=right|0,074|| align=right|6,87|| align=right|4,685||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22659)||1998 QW11|| align=right|14,6|| align=right|2,968|| align=right|0,095|| align=right|10,15|| align=right|5,113||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22660)||1998 QB16|| align=right|14,1|| align=right|2,969|| align=right|0,106|| align=right|10,52|| align=right|5,115||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22661)||1998 QP17|| align=right|15,8|| align=right|2,376|| align=right|0,246|| align=right|0,10|| align=right|3,661||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22662)||1998 QL18|| align=right|13,5|| align=right|3,157|| align=right|0,164|| align=right|4,38|| align=right|5,608||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22663)||1998 QV19|| align=right|14,0|| align=right|2,601|| align=right|0,114|| align=right|4,96|| align=right|4,195||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22664)||1998 QY22|| align=right|13,8|| align=right|3,125|| align=right|0,166|| align=right|5,30|| align=right|5,523||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22665)||1998 QL23|| align=right|14,0|| align=right|3,144|| align=right|0,199|| align=right|5,18|| align=right|5,573||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22666)||1998 QE24|| align=right|14,3|| align=right|2,476|| align=right|0,116|| align=right|5,54|| align=right|3,896||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22667)||1998 QA26|| align=right|13,3|| align=right|3,029|| align=right|0,085|| align=right|5,68|| align=right|5,271||MBA||25. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(22668)||1998 QF26|| align=right|14,4|| align=right|2,362|| align=right|0,207|| align=right|2,55|| align=right|3,629||MBA||26. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(22669)||1998 QX32|| align=right|14,0|| align=right|2,863|| align=right|0,064|| align=right|2,24|| align=right|4,845||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22670)||1998 QO35|| align=right|13,5|| align=right|2,876|| align=right|0,051|| align=right|3,03|| align=right|4,877||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22671)||1998 QL36|| align=right|13,6|| align=right|2,804|| align=right|0,059|| align=right|3,40|| align=right|4,695||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22672)||1998 QV37|| align=right|13,7|| align=right|2,913|| align=right|0,038|| align=right|1,42|| align=right|4,970||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22673)||1998 QR38|| align=right|12,9|| align=right|3,131|| align=right|0,099|| align=right|9,08|| align=right|5,538||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22674)||1998 QF39|| align=right|14,0|| align=right|2,863|| align=right|0,089|| align=right|10,34|| align=right|4,844||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22675)||1998 QZ39|| align=right|14,2|| align=right|2,793|| align=right|0,110|| align=right|6,13|| align=right|4,668||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22676)||1998 QS41|| align=right|13,7|| align=right|2,718|| align=right|0,047|| align=right|1,69|| align=right|4,480||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22677)||1998 QY41|| align=right|14,0|| align=right|2,996|| align=right|0,116|| align=right|10,84|| align=right|5,186||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22678)||1998 QB42|| align=right|13,9|| align=right|3,165|| align=right|0,092|| align=right|8,98|| align=right|5,631||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22679)||1998 QJ42|| align=right|15,2|| align=right|2,340|| align=right|0,195|| align=right|4,03|| align=right|3,579||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22680)||1998 QB44|| align=right|13,1|| align=right|3,056|| align=right|0,117|| align=right|10,10|| align=right|5,343||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22681)||1998 QL44|| align=right|13,8|| align=right|2,898|| align=right|0,053|| align=right|3,14|| align=right|4,932||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22682)||1998 QU47|| align=right|13,8|| align=right|2,858|| align=right|0,041|| align=right|1,70|| align=right|4,831||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22683)||1998 QB48|| align=right|13,3|| align=right|2,572|| align=right|0,010|| align=right|9,20|| align=right|4,124||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22684)||1998 QO50|| align=right|13,7|| align=right|2,972|| align=right|0,079|| align=right|10,00|| align=right|5,122||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22685)||1998 QL51|| align=right|14,1|| align=right|2,792|| align=right|0,063|| align=right|3,06|| align=right|4,663||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22686)||1998 QL53|| align=right|13,8|| align=right|2,622|| align=right|0,100|| align=right|13,80|| align=right|4,244||MBA||20. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22687)||1998 QJ64|| align=right|14,0|| align=right|2,658|| align=right|0,112|| align=right|15,22|| align=right|4,333||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22688)||1998 QB77|| align=right|14,8|| align=right|2,641|| align=right|0,137|| align=right|12,59|| align=right|4,290||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22689)||1998 QQ84|| align=right|13,7|| align=right|3,092|| align=right|0,127|| align=right|12,99|| align=right|5,436||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22690)||1998 QU96|| align=right|13,5|| align=right|2,686|| align=right|0,169|| align=right|10,61|| align=right|4,401||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22691)||1998 QD99|| align=right|13,3|| align=right|2,911|| align=right|0,069|| align=right|3,30|| align=right|4,967||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22692) Carfrekahl||1998 QE99|| align=right|13,4|| align=right|3,374|| align=right|0,172|| align=right|16,55|| align=right|6,198||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22693)||1998 QF102|| align=right|13,8|| align=right|2,682|| align=right|0,077|| align=right|11,11|| align=right|4,390||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22694)||1998 QF104|| align=right|13,2|| align=right|2,537|| align=right|0,099|| align=right|14,95|| align=right|4,040||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22695)||1998 QQ104|| align=right|13,9|| align=right|3,087|| align=right|0,031|| align=right|5,73|| align=right|5,422||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22696)||1998 QT105|| align=right|14,2|| align=right|2,353|| align=right|0,140|| align=right|7,13|| align=right|3,609||MBA||25. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22697) Mánek||1998 RM|| align=right|13,4|| align=right|2,805|| align=right|0,089|| align=right|16,61|| align=right|4,696||MBA||7. září 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(22698)||1998 RA5|| align=right|13,0|| align=right|3,048|| align=right|0,024|| align=right|5,86|| align=right|5,319||MBA||10. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(22699)||1998 RU22|| align=right|13,5|| align=right|3,983|| align=right|0,239|| align=right|2,99|| align=right|7,948||HLD||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22700)||1998 RP37|| align=right|13,0|| align=right|3,225|| align=right|0,085|| align=right|4,31|| align=right|5,792||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22701)||1998 RO38|| align=right|14,3|| align=right|2,212|| align=right|0,127|| align=right|3,79|| align=right|3,288||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22702)||1998 RO40|| align=right|13,8|| align=right|3,195|| align=right|0,065|| align=right|5,46|| align=right|5,709||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22703)||1998 RO44|| align=right|12,9|| align=right|3,206|| align=right|0,100|| align=right|5,94|| align=right|5,739||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22704)||1998 RZ52|| align=right|13,8|| align=right|3,020|| align=right|0,044|| align=right|7,65|| align=right|5,249||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22705)||1998 RF53|| align=right|14,3|| align=right|2,914|| align=right|0,042|| align=right|2,22|| align=right|4,975||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22706)||1998 RT56|| align=right|14,8|| align=right|2,604|| align=right|0,134|| align=right|3,10|| align=right|4,201||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22707)||1998 RN62|| align=right|14,1|| align=right|3,048|| align=right|0,141|| align=right|1,53|| align=right|5,322||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22708)||1998 RK66|| align=right|13,8|| align=right|2,871|| align=right|0,096|| align=right|2,11|| align=right|4,865||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22709)||1998 RR73|| align=right|13,6|| align=right|2,676|| align=right|0,147|| align=right|13,25|| align=right|4,377||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22710)||1998 RF75|| align=right|13,5|| align=right|3,230|| align=right|0,037|| align=right|9,96|| align=right|5,803||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22711)||1998 RZ75|| align=right|13,4|| align=right|2,988|| align=right|0,065|| align=right|9,83|| align=right|5,164||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22712)||1998 RF78|| align=right|13,4|| align=right|3,142|| align=right|0,010|| align=right|4,58|| align=right|5,568||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22713)||1998 RK79|| align=right|13,9|| align=right|3,214|| align=right|0,074|| align=right|5,96|| align=right|5,762||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22714)||1998 SR2|| align=right|12,6|| align=right|3,207|| align=right|0,204|| align=right|26,97|| align=right|5,741||MBA||18. září 1998||Catalina||CSS
|-
|(22715)||1998 SQ6|| align=right|14,5|| align=right|2,913|| align=right|0,067|| align=right|1,98|| align=right|4,971||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22716)||1998 SV9|| align=right|13,8|| align=right|3,127|| align=right|0,147|| align=right|1,70|| align=right|5,528||MBA||16. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(22717)||1998 SF13|| align=right|13,2|| align=right|3,202|| align=right|0,091|| align=right|5,35|| align=right|5,728||MBA||21. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(22718)||1998 SY15|| align=right|13,6|| align=right|3,161|| align=right|0,086|| align=right|0,82|| align=right|5,619||MBA||16. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22719)||1998 SH25|| align=right|12,9|| align=right|2,744|| align=right|0,020|| align=right|6,34|| align=right|4,544||MBA||22. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22720)||1998 SF49|| align=right|12,7|| align=right|3,338|| align=right|0,071|| align=right|2,39|| align=right|6,098||MBA||24. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(22721)||1998 ST50|| align=right|13,7|| align=right|3,137|| align=right|0,171|| align=right|3,79|| align=right|5,556||MBA||26. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22722)||1998 SE54|| align=right|12,6|| align=right|2,705|| align=right|0,256|| align=right|14,07|| align=right|4,447||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22723)||1998 SS58|| align=right|14,8|| align=right|2,608|| align=right|0,078|| align=right|8,41|| align=right|4,211||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22724)||1998 SE59|| align=right|13,4|| align=right|3,231|| align=right|0,100|| align=right|2,84|| align=right|5,806||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22725)||1998 SN62|| align=right|15,0|| align=right|2,370|| align=right|0,150|| align=right|5,26|| align=right|3,648||MBA||19. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22726)||1998 SZ72|| align=right|13,7|| align=right|3,117|| align=right|0,147|| align=right|2,68|| align=right|5,502||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22727)||1998 SV82|| align=right|13,5|| align=right|2,997|| align=right|0,124|| align=right|10,30|| align=right|5,188||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22728)||1998 SH106|| align=right|13,1|| align=right|3,192|| align=right|0,197|| align=right|11,51|| align=right|5,702||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22729)||1998 SV110|| align=right|15,4|| align=right|2,301|| align=right|0,083|| align=right|6,91|| align=right|3,490||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22730)||1998 SY118|| align=right|14,7|| align=right|2,585|| align=right|0,117|| align=right|1,34|| align=right|4,156||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22731)||1998 SD122|| align=right|13,3|| align=right|3,051|| align=right|0,042|| align=right|8,87|| align=right|5,328||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22732)||1998 SZ122|| align=right|14,3|| align=right|3,170|| align=right|0,200|| align=right|1,32|| align=right|5,643||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22733)||1998 SN132|| align=right|13,6|| align=right|3,055|| align=right|0,191|| align=right|4,86|| align=right|5,339||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22734)||1998 SQ133|| align=right|15,1|| align=right|2,402|| align=right|0,178|| align=right|2,43|| align=right|3,722||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22735)||1998 SZ134|| align=right|13,3|| align=right|3,101|| align=right|0,103|| align=right|12,42|| align=right|5,460||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22736)||1998 SM137|| align=right|14,6|| align=right|2,332|| align=right|0,079|| align=right|5,63|| align=right|3,560||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22737)||1998 SY139|| align=right|12,4|| align=right|3,098|| align=right|0,023|| align=right|10,17|| align=right|5,452||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22738)||1998 SL142|| align=right|13,1|| align=right|3,044|| align=right|0,047|| align=right|11,39|| align=right|5,310||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22739)||1998 SA144|| align=right|13,6|| align=right|2,922|| align=right|0,063|| align=right|2,25|| align=right|4,995||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22740)||1998 SX146|| align=right|13,2|| align=right|3,249|| align=right|0,211|| align=right|3,11|| align=right|5,857||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22741)||1998 SQ154|| align=right|14,0|| align=right|2,684|| align=right|0,103|| align=right|3,04|| align=right|4,396||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22742)||1998 TX5|| align=right|13,5|| align=right|2,788|| align=right|0,126|| align=right|1,90|| align=right|4,655||MBA||15. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22743)||1998 TD18|| align=right|12,8|| align=right|3,153|| align=right|0,248|| align=right|13,30|| align=right|5,597||MBA||13. října 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(22744)||1998 TB34|| align=right|13,3|| align=right|3,219|| align=right|0,094|| align=right|4,69|| align=right|5,775||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22745)||1998 TN34|| align=right|13,7|| align=right|2,713|| align=right|0,112|| align=right|13,04|| align=right|4,469||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22746)||1998 UC7|| align=right|14,0|| align=right|2,938|| align=right|0,022|| align=right|11,35|| align=right|5,035||MBA||22. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22747)||1998 UD7|| align=right|14,1|| align=right|2,595|| align=right|0,285|| align=right|3,07|| align=right|4,179||MBA||22. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22748)||1998 UW8|| align=right|14,1|| align=right|3,219|| align=right|0,086|| align=right|1,64|| align=right|5,773||MBA||17. října 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(22749)||1998 UF19|| align=right|15,2|| align=right|2,470|| align=right|0,178|| align=right|2,85|| align=right|3,882||MBA||27. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22750)||1998 US20|| align=right|15,1|| align=right|2,466|| align=right|0,050|| align=right|1,75|| align=right|3,872||MBA||29. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22751)||1998 UA27|| align=right|13,7|| align=right|2,227|| align=right|0,141|| align=right|4,66|| align=right|3,324||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22752)||1998 VS34|| align=right|14,5|| align=right|2,563|| align=right|0,117|| align=right|14,80|| align=right|4,102||MBA||15. listopadu 1998||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(22753)||1998 WT|| align=right|17,7|| align=right|1,219|| align=right|0,570|| align=right|3,21|| align=right|1,346||APL PHA||16. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22754)||1998 WJ8|| align=right|12,7|| align=right|3,127|| align=right|0,079|| align=right|17,21|| align=right|5,529||MBA||26. listopadu 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(22755)||1998 WO9|| align=right|15,3|| align=right|2,300|| align=right|0,071|| align=right|5,13|| align=right|3,487||MBA||28. listopadu 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22756)||1998 WA10|| align=right|16,5|| align=right|2,402|| align=right|0,157|| align=right|00,87|| align=right|3,721||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22757)||1998 WF11|| align=right|14,5|| align=right|2,901|| align=right|0,071|| align=right|3,18|| align=right|4,940||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22758)||1998 WP18|| align=right|15,2|| align=right|2,300|| align=right|0,129|| align=right|1,81|| align=right|3,488||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(22759)||1998 XA4|| align=right|13,1|| align=right|2,385|| align=right|0,183|| align=right|8,22|| align=right|3,683||MBA||11. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22760)||1998 XR4|| align=right|13,4|| align=right|2,693|| align=right|0,056|| align=right|5,19|| align=right|4,420||MBA||12. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22761)||1998 YH4|| align=right|14,5|| align=right|2,230|| align=right|0,134|| align=right|8,44|| align=right|3,330||MBA||16. prosince 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(22762)||1998 YM12|| align=right|14,2|| align=right|2,951|| align=right|0,111|| align=right|2,80|| align=right|5,070||MBA||27. prosince 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(22763)||1999 AW3|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,154|| align=right|7,85|| align=right|4,093||MBA||10. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22764)||1999 AX3|| align=right|15,4|| align=right|2,152|| align=right|0,083|| align=right|3,67|| align=right|3,156||MBA||10. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22765)||1999 AR5|| align=right|13,2|| align=right|2,972|| align=right|0,069|| align=right|10,47|| align=right|5,122||MBA||12. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22766)||1999 AE7|| align=right|14,0|| align=right|2,568|| align=right|0,194|| align=right|9,33|| align=right|4,115||MBA||9. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22767)||1999 AL21|| align=right|14,6|| align=right|2,434|| align=right|0,200|| align=right|3,15|| align=right|3,798||MBA||14. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22768)||1999 AU32|| align=right|14,6|| align=right|2,862|| align=right|0,011|| align=right|1,54|| align=right|4,841||MBA||15. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22769) Aurelianora||1999 BD4|| align=right|13,4|| align=right|3,102|| align=right|0,140|| align=right|3,06|| align=right|5,462||MBA||19. ledna 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(22770)||1999 BR14|| align=right|14,6|| align=right|2,294|| align=right|0,064|| align=right|6,81|| align=right|3,473||MBA||24. ledna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(22771)||1999 CU3|| align=right|17,0|| align=right|1,577|| align=right|0,525|| align=right|11,40|| align=right|1,981||APL||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22772)||1999 CU17|| align=right|13,4|| align=right|2,910|| align=right|0,080|| align=right|1,10|| align=right|4,963||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22773)||1999 CV17|| align=right|13,7|| align=right|3,178|| align=right|0,150|| align=right|1,14|| align=right|5,665||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22774)||1999 CA19|| align=right|12,8|| align=right|3,055|| align=right|0,067|| align=right|11,66|| align=right|5,339||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22775)||1999 CV20|| align=right|14,5|| align=right|2,366|| align=right|0,099|| align=right|5,38|| align=right|3,640||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22776)||1999 CS24|| align=right|14,9|| align=right|2,317|| align=right|0,135|| align=right|7,04|| align=right|3,527||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22777)||1999 CU29|| align=right|14,9|| align=right|2,404|| align=right|0,125|| align=right|2,02|| align=right|3,728||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22778)||1999 CN63|| align=right|13,8|| align=right|2,910|| align=right|0,063|| align=right|11,61|| align=right|4,962||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22779)||1999 FU24|| align=right|13,8|| align=right|3,060|| align=right|0,134|| align=right|2,80|| align=right|5,352||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22780)||1999 FS37|| align=right|15,9|| align=right|2,244|| align=right|0,099|| align=right|4,70|| align=right|3,361||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22781)||1999 GN4|| align=right|14,4|| align=right|2,253|| align=right|0,089|| align=right|5,41|| align=right|3,381||MBA||10. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22782)||1999 GJ19|| align=right|14,9|| align=right|2,245|| align=right|0,060|| align=right|4,23|| align=right|3,364||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22783)||1999 GT52|| align=right|14,5|| align=right|2,582|| align=right|0,203|| align=right|3,73|| align=right|4,149||MBA||11. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22784)||1999 JM43|| align=right|14,4|| align=right|2,472|| align=right|0,104|| align=right|4,19|| align=right|3,887||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22785)||1999 JP62|| align=right|13,6|| align=right|3,080|| align=right|0,060|| align=right|10,26|| align=right|5,405||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22786)||1999 JY73|| align=right|14,8|| align=right|2,427|| align=right|0,194|| align=right|5,91|| align=right|3,780||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22787)||1999 JL81|| align=right|13,9|| align=right|2,555|| align=right|0,339|| align=right|10,58|| align=right|4,083||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22788)||1999 JA136|| align=right|13,9|| align=right|2,446|| align=right|0,208|| align=right|8,47|| align=right|3,826||MBA||15. května 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22789)||1999 KA4|| align=right|15,8|| align=right|2,252|| align=right|0,091|| align=right|2,66|| align=right|3,379||MBA||18. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22790)||1999 KP4|| align=right|14,7|| align=right|1,895|| align=right|0,064|| align=right|26,30|| align=right|2,609||MBA||20. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22791) Twarog||1999 LL7|| align=right|15,8|| align=right|2,166|| align=right|0,201|| align=right|2,80|| align=right|3,188||MBA||14. června 1999||Farpoint||G. Bell
|-
|(22792)||1999 NU|| align=right|15,3|| align=right|2,306|| align=right|0,140|| align=right|6,17|| align=right|3,500||MBA||7. července 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22793)||1999 NW1|| align=right|14,6|| align=right|2,350|| align=right|0,233|| align=right|24,56|| align=right|3,601||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22794)||1999 NH4|| align=right|15,4|| align=right|2,226|| align=right|0,146|| align=right|2,98|| align=right|3,321||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22795)||1999 NX14|| align=right|14,8|| align=right|2,434|| align=right|0,213|| align=right|3,08|| align=right|3,798||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22796)||1999 NH18|| align=right|13,6|| align=right|2,989|| align=right|0,061|| align=right|9,65|| align=right|5,168||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22797)||1999 NO18|| align=right|14,6|| align=right|2,400|| align=right|0,205|| align=right|3,18|| align=right|3,716||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22798)||1999 NU18|| align=right|13,7|| align=right|3,096|| align=right|0,070|| align=right|11,17|| align=right|5,446||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22799)||1999 NH21|| align=right|15,8|| align=right|2,295|| align=right|0,209|| align=right|7,35|| align=right|3,477||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22800)||1999 NY22|| align=right|14,5|| align=right|2,339|| align=right|0,260|| align=right|4,86|| align=right|3,576||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22801)||1999 NP39|| align=right|15,3|| align=right|2,432|| align=right|0,257|| align=right|4,70|| align=right|3,793||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22802)||1999 PK6|| align=right|14,6|| align=right|2,279|| align=right|0,195|| align=right|6,55|| align=right|3,439||MBA||13. srpna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22803)||1999 RV|| align=right|14,7|| align=right|2,611|| align=right|0,295|| align=right|4,92|| align=right|4,218||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(22804)||1999 RZ1|| align=right|15,3|| align=right|2,420|| align=right|0,198|| align=right|00,92|| align=right|3,764||MBA||6. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22805)||1999 RR2|| align=right|12,3|| align=right|3,141|| align=right|0,168|| align=right|17,34|| align=right|5,566||MBA||6. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(22806)||1999 RZ3|| align=right|15,8|| align=right|2,249|| align=right|0,159|| align=right|2,81|| align=right|3,373||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(22807)||1999 RK7|| align=right|15,3|| align=right|2,174|| align=right|0,244|| align=right|2,08|| align=right|3,206||MBA||3. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22808)||1999 RU12|| align=right|11,9|| align=right|5,159|| align=right|0,184|| align=right|10,50|| align=right|11,72||JUT||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22809)||1999 RL13|| align=right|14,5|| align=right|2,344|| align=right|0,195|| align=right|2,16|| align=right|3,588||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22810)||1999 RQ14|| align=right|15,7|| align=right|2,311|| align=right|0,121|| align=right|3,74|| align=right|3,513||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22811)||1999 RS15|| align=right|16,0|| align=right|2,194|| align=right|0,139|| align=right|1,15|| align=right|3,249||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22812)||1999 RY15|| align=right|14,8|| align=right|2,421|| align=right|0,163|| align=right|2,04|| align=right|3,767||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22813)||1999 RY17|| align=right|15,1|| align=right|2,568|| align=right|0,230|| align=right|2,37|| align=right|4,115||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22814)||1999 RJ18|| align=right|15,8|| align=right|2,447|| align=right|0,205|| align=right|3,36|| align=right|3,828||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22815)||1999 RN18|| align=right|15,3|| align=right|2,341|| align=right|0,157|| align=right|6,22|| align=right|3,581||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22816)||1999 RL21|| align=right|16,1|| align=right|2,362|| align=right|0,226|| align=right|3,01|| align=right|3,629||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22817)||1999 RC23|| align=right|15,2|| align=right|2,591|| align=right|0,112|| align=right|5,59|| align=right|4,170||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22818)||1999 RX25|| align=right|15,6|| align=right|2,158|| align=right|0,182|| align=right|4,60|| align=right|3,169||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22819)||1999 RY26|| align=right|15,6|| align=right|2,311|| align=right|0,050|| align=right|2,44|| align=right|3,513||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22820)||1999 RM31|| align=right|14,7|| align=right|2,708|| align=right|0,101|| align=right|14,60|| align=right|4,456||MBA||9. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22821)||1999 RS33|| align=right|15,0|| align=right|2,255|| align=right|0,201|| align=right|4,93|| align=right|3,387||MBA||2. září 1999||Eskridge||G. Bell; G. Hug
|-
|(22822)||1999 RT35|| align=right|15,4|| align=right|2,369|| align=right|0,139|| align=right|8,22|| align=right|3,645||MBA||12. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22823)||1999 RN38|| align=right|14,6|| align=right|2,306|| align=right|0,136|| align=right|1,53|| align=right|3,500||MBA||13. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22824) von Neumann||1999 RP38|| align=right|15,7|| align=right|2,334|| align=right|0,160|| align=right|4,68|| align=right|3,564||MBA||12. září 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(22825)||1999 RO39|| align=right|15,6|| align=right|2,227|| align=right|0,172|| align=right|6,70|| align=right|3,324||MBA||13. září 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(22826)||1999 RR42|| align=right|13,3|| align=right|3,060|| align=right|0,109|| align=right|10,06|| align=right|5,352||MBA||14. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22827)||1999 RQ45|| align=right|15,6|| align=right|2,323|| align=right|0,139|| align=right|6,72|| align=right|3,540||MBA||8. září 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(22828)||1999 RF50|| align=right|14,1|| align=right|2,644|| align=right|0,168|| align=right|6,17|| align=right|4,298||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22829)||1999 RH52|| align=right|14,8|| align=right|2,400|| align=right|0,190|| align=right|3,37|| align=right|3,717||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22830)||1999 RW52|| align=right|14,5|| align=right|3,074|| align=right|0,198|| align=right|1,66|| align=right|5,390||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22831)||1999 RF53|| align=right|14,4|| align=right|2,961|| align=right|0,070|| align=right|9,44|| align=right|5,094||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22832)||1999 RM54|| align=right|14,7|| align=right|2,383|| align=right|0,225|| align=right|7,73|| align=right|3,677||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22833)||1999 RR75|| align=right|15,2|| align=right|2,226|| align=right|0,065|| align=right|4,66|| align=right|3,321||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22834)||1999 RL76|| align=right|15,1|| align=right|2,279|| align=right|0,096|| align=right|5,45|| align=right|3,441||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22835)||1999 RT88|| align=right|14,6|| align=right|2,586|| align=right|0,188|| align=right|7,29|| align=right|4,158||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22836)||1999 RH89|| align=right|15,7|| align=right|2,515|| align=right|0,056|| align=right|1,08|| align=right|3,989||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22837)||1999 RR90|| align=right|15,1|| align=right|2,294|| align=right|0,161|| align=right|8,42|| align=right|3,473||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22838)||1999 RF91|| align=right|14,9|| align=right|2,781|| align=right|0,078|| align=right|4,89|| align=right|4,638||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22839)||1999 RW92|| align=right|15,5|| align=right|2,312|| align=right|0,040|| align=right|3,30|| align=right|3,514||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22840)||1999 RB98|| align=right|15,0|| align=right|2,789|| align=right|0,005|| align=right|5,97|| align=right|4,658||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22841)||1999 RK105|| align=right|13,6|| align=right|2,635|| align=right|0,137|| align=right|14,13|| align=right|4,277||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22842)||1999 RC107|| align=right|15,5|| align=right|2,534|| align=right|0,064|| align=right|2,78|| align=right|4,033||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22843)||1999 RF107|| align=right|14,2|| align=right|2,697|| align=right|0,133|| align=right|2,81|| align=right|4,428||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22844)||1999 RU111|| align=right|13,6|| align=right|2,882|| align=right|0,437|| align=right|28,37|| align=right|4,891||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22845)||1999 RA115|| align=right|13,9|| align=right|2,882|| align=right|0,066|| align=right|9,80|| align=right|4,891||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22846)||1999 RN120|| align=right|15,3|| align=right|2,391|| align=right|0,131|| align=right|8,12|| align=right|3,696||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22847)||1999 RO121|| align=right|15,5|| align=right|2,518|| align=right|0,114|| align=right|2,33|| align=right|3,996||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22848)||1999 RJ125|| align=right|15,1|| align=right|2,392|| align=right|0,151|| align=right|1,87|| align=right|3,699||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22849)||1999 RZ125|| align=right|14,3|| align=right|2,530|| align=right|0,124|| align=right|14,84|| align=right|4,024||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22850)||1999 RZ126|| align=right|13,9|| align=right|2,787|| align=right|0,199|| align=right|9,12|| align=right|4,652||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22851)||1999 RX127|| align=right|15,0|| align=right|2,324|| align=right|0,221|| align=right|1,81|| align=right|3,543||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22852)||1999 RN129|| align=right|15,3|| align=right|2,323|| align=right|0,168|| align=right|4,52|| align=right|3,540||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22853)||1999 RH130|| align=right|15,7|| align=right|2,383|| align=right|0,215|| align=right|2,83|| align=right|3,678||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22854)||1999 RY131|| align=right|15,6|| align=right|2,572|| align=right|0,162|| align=right|14,03|| align=right|4,124||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22855)||1999 RG139|| align=right|15,1|| align=right|2,572|| align=right|0,110|| align=right|3,13|| align=right|4,124||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22856)||1999 RX142|| align=right|16,1|| align=right|2,550|| align=right|0,059|| align=right|4,01|| align=right|4,071||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22857)||1999 RJ143|| align=right|15,3|| align=right|2,253|| align=right|0,125|| align=right|6,09|| align=right|3,381||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22858)||1999 RV143|| align=right|15,6|| align=right|2,340|| align=right|0,050|| align=right|5,75|| align=right|3,578||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22859)||1999 RF146|| align=right|14,8|| align=right|2,192|| align=right|0,109|| align=right|3,10|| align=right|3,245||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22860)||1999 RA149|| align=right|15,3|| align=right|2,404|| align=right|0,196|| align=right|00,49|| align=right|3,726||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22861)||1999 RY149|| align=right|16,6|| align=right|2,281|| align=right|0,208|| align=right|6,17|| align=right|3,443||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22862)||1999 RG152|| align=right|16,2|| align=right|2,274|| align=right|0,094|| align=right|1,14|| align=right|3,429||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22863)||1999 RJ152|| align=right|15,2|| align=right|2,580|| align=right|0,053|| align=right|2,78|| align=right|4,144||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22864)||1999 RO161|| align=right|13,1|| align=right|3,124|| align=right|0,173|| align=right|1,86|| align=right|5,520||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22865)||1999 RQ173|| align=right|14,8|| align=right|2,974|| align=right|0,137|| align=right|5,17|| align=right|5,129||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22866)||1999 RQ179|| align=right|15,3|| align=right|2,527|| align=right|0,220|| align=right|4,99|| align=right|4,017||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22867)||1999 RZ184|| align=right|13,6|| align=right|2,987|| align=right|0,113|| align=right|11,05|| align=right|5,161||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22868)||1999 RX187|| align=right|14,6|| align=right|2,798|| align=right|0,128|| align=right|1,08|| align=right|4,680||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22869)||1999 RP190|| align=right|15,5|| align=right|2,639|| align=right|0,192|| align=right|4,48|| align=right|4,286||MBA||10. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22870) Rosing||1999 RO193|| align=right|12,4|| align=right|2,688|| align=right|0,174|| align=right|12,84|| align=right|4,406||MBA||14. září 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(22871)||1999 RX193|| align=right|15,4|| align=right|2,303|| align=right|0,194|| align=right|6,99|| align=right|3,493||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22872)||1999 RM194|| align=right|15,4|| align=right|2,247|| align=right|0,180|| align=right|5,66|| align=right|3,368||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22873)||1999 RR194|| align=right|15,4|| align=right|2,411|| align=right|0,196|| align=right|3,45|| align=right|3,742||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22874)||1999 RO197|| align=right|14,5|| align=right|2,275|| align=right|0,081|| align=right|6,00|| align=right|3,431||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22875)||1999 RB198|| align=right|15,8|| align=right|2,260|| align=right|0,098|| align=right|6,58|| align=right|3,398||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22876)||1999 RR198|| align=right|14,3|| align=right|2,433|| align=right|0,212|| align=right|5,03|| align=right|3,794||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22877)||1999 RR200|| align=right|14,8|| align=right|2,297|| align=right|0,119|| align=right|5,08|| align=right|3,480||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22878)||1999 RA202|| align=right|15,0|| align=right|2,701|| align=right|0,180|| align=right|11,06|| align=right|4,439||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22879)||1999 RJ211|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,102|| align=right|12,89|| align=right|4,412||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22880)||1999 RL224|| align=right|15,0|| align=right|2,404|| align=right|0,149|| align=right|7,52|| align=right|3,727||MBA||7. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22881)||1999 RJ227|| align=right|14,5|| align=right|3,063|| align=right|0,301|| align=right|9,26|| align=right|5,360||MBA||5. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22882)||1999 RV230|| align=right|15,0|| align=right|2,686|| align=right|0,195|| align=right|13,37|| align=right|4,401||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(22883)||1999 RC231|| align=right|14,3|| align=right|2,691|| align=right|0,349|| align=right|6,57|| align=right|4,415||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(22884)||1999 RK236|| align=right|15,8|| align=right|2,372|| align=right|0,128|| align=right|7,93|| align=right|3,653||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(22885)||1999 RS239|| align=right|15,6|| align=right|2,272|| align=right|0,059|| align=right|6,91|| align=right|3,424||MBA||8. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22886)||1999 SB2|| align=right|14,1|| align=right|2,642|| align=right|0,198|| align=right|12,60|| align=right|4,295||MBA||18. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22887)||1999 SX3|| align=right|15,6|| align=right|2,257|| align=right|0,025|| align=right|1,79|| align=right|3,390||MBA||29. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22888)||1999 SL4|| align=right|13,4|| align=right|3,120|| align=right|0,291|| align=right|4,72|| align=right|5,511||MBA||29. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22889)||1999 SU7|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,155|| align=right|6,74|| align=right|4,191||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22890)||1999 SF8|| align=right|15,0|| align=right|2,267|| align=right|0,175|| align=right|7,11|| align=right|3,413||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22891)||1999 SO11|| align=right|15,3|| align=right|2,168|| align=right|0,201|| align=right|4,43|| align=right|3,192||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(22892)||1999 SV16|| align=right|15,4|| align=right|2,402|| align=right|0,056|| align=right|5,95|| align=right|3,721||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(22893)||1999 SD18|| align=right|15,1|| align=right|2,536|| align=right|0,229|| align=right|7,29|| align=right|4,037||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22894)||1999 TW|| align=right|14,7|| align=right|2,185|| align=right|0,219|| align=right|3,38|| align=right|3,229||MBA||1. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22895)||1999 TV5|| align=right|13,7|| align=right|2,579|| align=right|0,206|| align=right|11,23|| align=right|4,140||MBA||6. října 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(22896)||1999 TU6|| align=right|14,7|| align=right|2,334|| align=right|0,119|| align=right|3,41|| align=right|3,565||MBA||6. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(22897)||1999 TH7|| align=right|14,3|| align=right|2,360|| align=right|0,059|| align=right|5,94|| align=right|3,624||MBA||6. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(22898)||1999 TF12|| align=right|14,8|| align=right|2,981|| align=right|0,142|| align=right|10,36|| align=right|5,146||MBA||10. října 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(22899)||1999 TO14|| align=right|14,0|| align=right|2,844|| align=right|0,085|| align=right|2,88|| align=right|4,795||MBA BIN||11. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(22900) Trudie||1999 TW14|| align=right|14,0|| align=right|2,547|| align=right|0,115|| align=right|7,33|| align=right|4,064||MBA||11. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(22901) Ivanbella||1999 TY15|| align=right|13,9|| align=right|2,567|| align=right|0,144|| align=right|5,70|| align=right|4,113||MBA||12. října 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(22902)||1999 TH17|| align=right|13,6|| align=right|2,915|| align=right|0,103|| align=right|3,21|| align=right|4,976||MBA||15. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22903)||1999 TU18|| align=right|14,4|| align=right|2,393|| align=right|0,244|| align=right|25,41|| align=right|3,700||MBA||14. října 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(22904)||1999 TL19|| align=right|14,9|| align=right|2,623|| align=right|0,087|| align=right|4,79|| align=right|4,248||MBA||9. října 1999||Uto||F. Uto
|-
|(22905) Liciniotoso||1999 TO19|| align=right|15,0|| align=right|2,225|| align=right|0,097|| align=right|4,77|| align=right|3,318||MBA||14. října 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(22906)||1999 TQ25|| align=right|15,0|| align=right|2,447|| align=right|0,079|| align=right|8,94|| align=right|3,827||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22907)||1999 TL26|| align=right|14,5|| align=right|3,066|| align=right|0,144|| align=right|9,92|| align=right|5,368||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22908)||1999 TK27|| align=right|14,4|| align=right|2,312|| align=right|0,080|| align=right|6,49|| align=right|3,514||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22909)||1999 TJ28|| align=right|14,8|| align=right|2,637|| align=right|0,042|| align=right|2,22|| align=right|4,282||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22910)||1999 TM30|| align=right|15,6|| align=right|2,405|| align=right|0,152|| align=right|00,82|| align=right|3,729||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22911)||1999 TX30|| align=right|15,5|| align=right|2,206|| align=right|0,094|| align=right|1,91|| align=right|3,275||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22912)||1999 TF31|| align=right|15,2|| align=right|2,589|| align=right|0,155|| align=right|7,28|| align=right|4,164||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22913)||1999 TO32|| align=right|14,6|| align=right|2,644|| align=right|0,116|| align=right|2,07|| align=right|4,298||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22914)||1999 TU36|| align=right|14,4|| align=right|3,103|| align=right|0,312|| align=right|15,29|| align=right|5,464||MBA||13. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22915)||1999 TA40|| align=right|13,9|| align=right|2,988|| align=right|0,052|| align=right|11,49|| align=right|5,165||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(22916)||1999 TX40|| align=right|15,0|| align=right|2,612|| align=right|0,159|| align=right|13,19|| align=right|4,220||MBA||5. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(22917)||1999 TA77|| align=right|15,2|| align=right|2,355|| align=right|0,179|| align=right|1,18|| align=right|3,614||MBA||10. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22918)||1999 TZ80|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,112|| align=right|4,86|| align=right|4,117||MBA||11. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22919)||1999 TR91|| align=right|15,2|| align=right|2,431|| align=right|0,105|| align=right|7,23|| align=right|3,789||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22920)||1999 TF94|| align=right|14,5|| align=right|2,937|| align=right|0,099|| align=right|3,08|| align=right|5,032||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22921)||1999 TG95|| align=right|15,4|| align=right|2,277|| align=right|0,133|| align=right|7,65|| align=right|3,435||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22922)||1999 TF97|| align=right|15,4|| align=right|2,358|| align=right|0,128|| align=right|7,68|| align=right|3,619||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22923)||1999 TM97|| align=right|15,7|| align=right|2,209|| align=right|0,169|| align=right|5,35|| align=right|3,282||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22924)||1999 TH101|| align=right|14,2|| align=right|2,774|| align=right|0,175|| align=right|9,90|| align=right|4,619||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22925)||1999 TH104|| align=right|15,3|| align=right|2,585|| align=right|0,232|| align=right|3,64|| align=right|4,154||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22926)||1999 TK106|| align=right|14,4|| align=right|2,646|| align=right|0,138|| align=right|12,50|| align=right|4,304||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22927)||1999 TW110|| align=right|15,0|| align=right|2,436|| align=right|0,163|| align=right|4,53|| align=right|3,802||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22928)||1999 TS111|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,138|| align=right|1,62|| align=right|3,698||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22929)||1999 TL126|| align=right|15,0|| align=right|2,549|| align=right|0,037|| align=right|4,97|| align=right|4,069||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22930)||1999 TN128|| align=right|16,0|| align=right|2,187|| align=right|0,216|| align=right|6,25|| align=right|3,233||MBA||5. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22931)||1999 TB132|| align=right|14,0|| align=right|3,088|| align=right|0,134|| align=right|1,94|| align=right|5,425||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22932)||1999 TU136|| align=right|15,8|| align=right|2,713|| align=right|0,046|| align=right|1,57|| align=right|4,469||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22933)||1999 TZ141|| align=right|15,5|| align=right|2,644|| align=right|0,143|| align=right|00,24|| align=right|4,298||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22934)||1999 TN155|| align=right|13,9|| align=right|3,182|| align=right|0,191|| align=right|2,48|| align=right|5,675||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22935)||1999 TO155|| align=right|14,3|| align=right|3,203|| align=right|0,190|| align=right|2,86|| align=right|5,731||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22936)||1999 TR172|| align=right|14,5|| align=right|2,841|| align=right|0,092|| align=right|5,21|| align=right|4,788||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22937)||1999 TZ172|| align=right|15,5|| align=right|2,403|| align=right|0,074|| align=right|3,97|| align=right|3,724||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22938)||1999 TS173|| align=right|15,3|| align=right|3,175|| align=right|0,175|| align=right|2,69|| align=right|5,657||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22939)||1999 TU173|| align=right|15,0|| align=right|2,951|| align=right|0,057|| align=right|3,22|| align=right|5,069||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22940)||1999 TF178|| align=right|15,1|| align=right|2,385|| align=right|0,154|| align=right|3,65|| align=right|3,682||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22941)||1999 TG194|| align=right|15,3|| align=right|2,389|| align=right|0,243|| align=right|7,71|| align=right|3,692||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22942)||1999 TZ205|| align=right|14,6|| align=right|2,714|| align=right|0,103|| align=right|4,17|| align=right|4,469||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22943)||1999 TV209|| align=right|14,7|| align=right|3,223|| align=right|0,095|| align=right|5,88|| align=right|5,786||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22944)||1999 TB216|| align=right|15,5|| align=right|2,270|| align=right|0,093|| align=right|3,73|| align=right|3,420||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22945)||1999 TY216|| align=right|14,9|| align=right|2,300|| align=right|0,067|| align=right|6,10|| align=right|3,487||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22946)||1999 TH218|| align=right|14,4|| align=right|3,161|| align=right|0,158|| align=right|10,02|| align=right|5,619||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22947)||1999 TW218|| align=right|15,4|| align=right|2,399|| align=right|0,138|| align=right|1,83|| align=right|3,714||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22948)||1999 TR222|| align=right|15,1|| align=right|2,640|| align=right|0,127|| align=right|14,53|| align=right|4,290||MBA||2. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22949)||1999 TH238|| align=right|15,6|| align=right|2,199|| align=right|0,199|| align=right|4,88|| align=right|3,260||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(22950)||1999 TO241|| align=right|15,7|| align=right|2,267|| align=right|0,118|| align=right|7,26|| align=right|3,412||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(22951)||1999 TA243|| align=right|13,5|| align=right|3,158|| align=right|0,104|| align=right|13,73|| align=right|5,611||MBA||4. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22952)||1999 TF243|| align=right|14,5|| align=right|2,549|| align=right|0,276|| align=right|13,13|| align=right|4,070||MBA||5. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(22953)||1999 TW245|| align=right|15,4|| align=right|2,726|| align=right|0,079|| align=right|9,53|| align=right|4,500||MBA||7. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(22954)||1999 TU248|| align=right|14,8|| align=right|2,789|| align=right|0,103|| align=right|6,19|| align=right|4,656||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(22955)||1999 TH251|| align=right|13,1|| align=right|2,779|| align=right|0,116|| align=right|21,65|| align=right|4,632||MBA||7. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(22956)||1999 TK253|| align=right|15,5|| align=right|2,191|| align=right|0,172|| align=right|5,27|| align=right|3,243||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22957)||1999 TR270|| align=right|16,2|| align=right|2,272|| align=right|0,108|| align=right|5,20|| align=right|3,424||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22958)||1999 TC288|| align=right|14,9|| align=right|2,989|| align=right|0,067|| align=right|3,21|| align=right|5,168||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22959)||1999 UY1|| align=right|14,1|| align=right|2,280|| align=right|0,109|| align=right|7,59|| align=right|3,443||MBA||16. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(22960)||1999 UE4|| align=right|14,5|| align=right|2,310|| align=right|0,161|| align=right|4,41|| align=right|3,511||MBA||27. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22961)||1999 UM14|| align=right|15,0|| align=right|2,358|| align=right|0,139|| align=right|3,13|| align=right|3,620||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(22962)||1999 UH15|| align=right|14,8|| align=right|3,096|| align=right|0,044|| align=right|3,06|| align=right|5,448||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(22963)||1999 UN24|| align=right|15,1|| align=right|2,298|| align=right|0,169|| align=right|4,22|| align=right|3,482||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(22964)||1999 UV28|| align=right|15,0|| align=right|2,443|| align=right|0,086|| align=right|1,73|| align=right|3,818||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22965)||1999 UX40|| align=right|13,8|| align=right|3,092|| align=right|0,130|| align=right|4,69|| align=right|5,436||MBA||16. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22966)||1999 UM45|| align=right|15,0|| align=right|2,410|| align=right|0,125|| align=right|6,92|| align=right|3,741||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(22967)||1999 VK4|| align=right|14,7|| align=right|2,795|| align=right|0,236|| align=right|8,41|| align=right|4,673||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(22968)||1999 VB5|| align=right|14,4|| align=right|2,925|| align=right|0,105|| align=right|2,51|| align=right|5,001||MBA||5. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22969)||1999 VD6|| align=right|14,6|| align=right|3,093|| align=right|0,177|| align=right|2,03|| align=right|5,438||MBA||5. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22970)||1999 VT8|| align=right|13,6|| align=right|3,130|| align=right|0,252|| align=right|14,88|| align=right|5,538||MBA||8. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(22971)||1999 VY8|| align=right|14,1|| align=right|2,412|| align=right|0,226|| align=right|10,22|| align=right|3,745||MBA||9. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(22972)||1999 VR12|| align=right|12,1|| align=right|3,018|| align=right|0,107|| align=right|10,82|| align=right|5,243||MBA||11. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(22973)||1999 VW16|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,109|| align=right|1,93|| align=right|4,434||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(22974)||1999 VN21|| align=right|14,4|| align=right|2,637|| align=right|0,162|| align=right|5,84|| align=right|4,281||MBA||12. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(22975)||1999 VR23|| align=right|14,1|| align=right|2,448|| align=right|0,207|| align=right|6,69|| align=right|3,830||MBA||14. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(22976)||1999 VY23|| align=right|13,9|| align=right|2,614|| align=right|0,069|| align=right|7,03|| align=right|4,226||MBA||13. listopadu 1999||Kashihara||F. Uto
|-
|(22977)||1999 VF24|| align=right|13,0|| align=right|2,545|| align=right|0,133|| align=right|12,79|| align=right|4,059||MBA||15. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(22978) Nyrola||1999 VO24|| align=right|13,1|| align=right|2,677|| align=right|0,186|| align=right|11,31|| align=right|4,378||MBA||14. listopadu 1999||Nyrola||Nyrola
|-
|(22979)||1999 VG25|| align=right|13,8|| align=right|2,379|| align=right|0,073|| align=right|3,95|| align=right|3,669||MBA||13. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22980)||1999 VL27|| align=right|15,3|| align=right|2,424|| align=right|0,164|| align=right|3,60|| align=right|3,774||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(22981)||1999 VN30|| align=right|14,8|| align=right|2,297|| align=right|0,182|| align=right|3,33|| align=right|3,480||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22982)||1999 VB31|| align=right|14,5|| align=right|2,919|| align=right|0,017|| align=right|2,85|| align=right|4,987||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22983)||1999 VY34|| align=right|14,2|| align=right|2,946|| align=right|0,101|| align=right|00,77|| align=right|5,056||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22984)||1999 VP36|| align=right|13,5|| align=right|3,174|| align=right|0,109|| align=right|2,14|| align=right|5,655||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22985)||1999 VY48|| align=right|14,4|| align=right|2,549|| align=right|0,178|| align=right|12,50|| align=right|4,069||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22986)||1999 VX50|| align=right|14,6|| align=right|3,197|| align=right|0,206|| align=right|1,15|| align=right|5,716||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22987)||1999 VO53|| align=right|15,2|| align=right|2,884|| align=right|0,080|| align=right|2,17|| align=right|4,898||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22988)||1999 VN58|| align=right|15,7|| align=right|2,402|| align=right|0,149|| align=right|1,62|| align=right|3,721||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22989)||1999 VY61|| align=right|14,7|| align=right|2,846|| align=right|0,161|| align=right|2,04|| align=right|4,800||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22990)||1999 VA62|| align=right|14,8|| align=right|2,623|| align=right|0,128|| align=right|1,19|| align=right|4,247||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22991)||1999 VX62|| align=right|15,7|| align=right|2,308|| align=right|0,128|| align=right|2,25|| align=right|3,505||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22992)||1999 VR65|| align=right|14,8|| align=right|3,004|| align=right|0,009|| align=right|00,95|| align=right|5,206||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22993)||1999 VX65|| align=right|15,3|| align=right|2,611|| align=right|0,147|| align=right|1,16|| align=right|4,218||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22994)||1999 VH66|| align=right|14,3|| align=right|2,917|| align=right|0,113|| align=right|3,01|| align=right|4,981||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22995)||1999 VM67|| align=right|14,7|| align=right|2,780|| align=right|0,085|| align=right|4,38|| align=right|4,635||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22996)||1999 VP70|| align=right|15,2|| align=right|2,901|| align=right|0,063|| align=right|1,27|| align=right|4,941||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22997)||1999 VT70|| align=right|13,2|| align=right|3,240|| align=right|0,037|| align=right|15,38|| align=right|5,832||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22998)||1999 VY70|| align=right|14,7|| align=right|3,183|| align=right|0,132|| align=right|2,57|| align=right|5,679||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(22999)||1999 VS81|| align=right|14,7|| align=right|2,640|| align=right|0,096|| align=right|2,85|| align=right|4,289||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(23000)||1999 VU87|| align=right|13,9|| align=right|2,930|| align=right|0,055|| align=right|13,93|| align=right|5,015||MBA||7. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
APL – Apollonova skupina,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek